Este artigo visa a facilitar seu estudo, sobretudo no que diz respeito à memorização de termos técnicos de sua área. Para tanto, baseia-se na Etimologia.

A Etimologia é uma ciência dedicada ao estudo das origens das palavras e das modificações sofridas por elas ao longo do tempo.  Uma importante aplicação dos conhecimentos etimológicos é a compreensão de novos vocabulários. Isso porque a língua portuguesa deriva de outros idiomas (sobretudo do latim) e se apropria de palavras estrangeiras, de modo que o significado de um termo poderia ser óbvio na língua original, mas deixou de o ser ao chegar aos falantes do português. Por meio da compreensão do que significavam, originalmente, prefixos, sufixos e radicais; podemos desmistificar o que indicam vocábulos do nosso cotidiano e, sobretudo, jargões técnicos, que resgatam muitos elementos do latim e do grego, por exemplo.

Assim, este artigo elenca uma série de morfemas (provenientes de idiomas distintos e que se encontram  em termos cotidianos ou técnicos da língua portuguesa), a fim de facilitar o aprendizado de novas palavras com quais se tem contato.

Entre as áreas do conhecimento cujo entendimento se torna mais tranquilo por meio deste artigo, encontram-se: Anatomia, Biologia Celular (Citologia), Bioquímica, Botânica, Direito, Ecologia, Fisiologia, Geometria, Histologia, Medicina, Meteorologia, Neurociência, Paleontologia, Parasitologia, Química e Zoologia. Termos do Cristianismo e do Islamismo também têm suas origens explicadas aqui.

Introdução 

A fim de compreender e utilizar melhor a listagem presente neste artigo, é preciso ter uma noção de quatro conceitos, explicados brevemente aqui: morfema, radical, prefixo e sufixo. 

 Morfema: unidade de significado, que forma as palavras e as modifica;
 Radical: morfema que serve de base às palavras (ex. ferro, ferrugem, ferreiro);
 Prefixo: morfema que vem antes do radical, para formar novas palavras (ex. na palavra infeliz, in- é um prefixo e feliz é o radical);
 Sufixo: morfema posto após o radical, formando novas palavras também (ex. em lealdade, leal é o radical, ao passo que -dade é um sufixo).

Dada a explicação, segue a lista propriamente dita. Em frente a cada um dos morfemas citados, há seu significado e, entre parênteses, exemplos de palavras que os contêm.

A última seção do artigo contém a etimologia completa de palavras citadas, enquanto as primeiras partes desta página focam em cada morfema individualmente. Por exemplo, primeiro explicam-se os significados de bios e de logos, para posteriormente esclarecer a etimologia da palavra biologia.

Morfemas alemães 

Primeiramente, elencam-se morfemas alemães, presentes no idioma português.

 Koagulationː coagulação (vitamina K);
Heller: mais clara (linha H);
Mastː alimento (mastócito);
Mittel: meio (linha M);
Scheibe: disco (linha M, linha Z);
Zwischen: entre (linha Z).

Morfemas árabes 

Em meio à presente seção, dispõem-se morfemas do português provenientes da língua árabe.

Prefixos 

 Al-: era o artigo definido do idioma árabe, que acompanhava todos os substantivos da língua (alface, alferes, algodão).

Radicais 

 Faris (feres): cavaleiro (alferes);
 Filed (finete): alfinete (alfinetar, alfinete); Gabr (gebra)ː  inicialmente referia-se a devolver ossos quebrados ou deslocados a seus devidos lugares - ao se valer de uma  metáfora, o matemático árabe al-Juarismi utilizou o termo para denominar certas técnicas de cálculo matemático, que usamos hoje com o nome de álgebra (álgebra); 
 Gattás (batroz): aquele que mergulha (albatroz);
 Haršūfah (cachofra): espinhosa (alcachofra);
 Hayatt (faiate): aquele que costura (alfaiate);
 Hurriya (forria): homem livre, liberdade (alforria);
 Ilâh (Alá): deus, divindade (Alá);
 Islam (islã): submissão a Alá (islã, islão, islâmico, islamismo);
 Khass (face): nome árabe de uma erva com supostas propriedades medicinais (alface);
Khwarizmi (gorismo)ː  quer dizer nascido em Khwarizm, cidade localizada no atual Uzbequistão, mas que pertencia ao Império Persa na época em que nela nasceu Abu Jaafar Mohammed ibn Musa - importante matemático e astrônomo, graças ao qual diversos conceitos matemáticos foram transmitidos do Oriente para o Ocidente (algarismo, algoritmo);
 Kohon (cool): originalmente, referia-se a um composto extraído via destilação e destinado a maquiagem (álcool, aldeído, alanina);
 Kunya (cunha): embora seja usado em nossa língua com o sentido de apelido, significava originalmente sobrenome (alcunha);
 Kutun (godão): cotão (algodão);
 Mirón (meirão): almeirão (almeirão);
 Qali (cali): cinzas de barrilha (álcali, alcalino);Quibah (quibe)ː prato preparado com carne e sêmola (quibe);
 Qur’ān (corão): recitação (alcorão, corão);
Safin (safena)ː secreto, escondido (veia safena magna, veia safena parva).

 Sufixos 

 -mé, -med, -mid, -mudː louvado, estimado (Ahmed, Hamed, Hamid, Mahmud, Maomé, Mohammed);
-olː indica que a substância tem a função álcool - o sufixo -ol vem de álcool, uma palavra de origem árabe. Também aparece na nomenclatura de compostos pertencentes a outras classes hidroxiladas, como os fenóis (fenol).

Morfemas de línguas africanas

Língua Iorubá-Nagô 
O Iorubá-Nagô é uma língua falada em África Ocidental, especialmente em Nigéria.

 Ase (axé)ː energia vital de todos os seres vivos, que impulsiona o universo (axé).

Língua Quicongo 
O quicongo é um idioma da família bantu, falado em Congo e Angola.
 Dengo (dengo)ː afago buscado diante das adversidades cotidianas (dengo);Mfuba (fubá)ː farinha, fécula (fubá).

 Língua Quimbundo 
O quimbundo pertence à família bantu, falado em Angola.

 Kafuné (cafuné)ː acariciar a cabeça de alguém (cafuné);Kilombo (quilombo) abrigo guerreiro na floresta (quilombo, quilombola);Kisule (caçula)ː último filho (caçula);Kitutu (quitute)ː indigestão (quitute);Marimbondoː vespa (marimbondo);
Mukeka (moqueca)ː caldeirada de peixe (moqueca);
 Muleke (moleca, moleque)ː garoto (moleca, moleque, molecada);Ndende (dendê)ː palmeira - em referência à árvore de onde é extraído (dendê);Sanzala (senzala)ː casa, habitação (senzala);Semba (samba)ː designa a dança chamada de umbigada (samba, sambar, sambódromo);Xingaː ofensa (xingamento, xingar).

Língua Tswana 
Idioma bantu, falado em África do Sul e Botswana.

 Thiapeː peixe (tilápia).

Morfemas de línguas indígenas

Tronco linguístico Tupi 
O tronco linguístico tupi abarca uma série de famílias de idiomas, falados por povos originários da costa ocidental da América do Sul.

 Iaguara (jagua)ː onça (jaguatirica);Maka (maca)ː mandioca (macaxeira);Mani (mandi, amendo)ː  planta (amendoim, mandioca);Mirin (mirim)ː pequeno (mirim);Oka (oca)ː casa (oca, mandioca);Paː mão (paçoca);
Pira (pi)ː pele (pipoca);
Pirá (pira)ː peixe (Pirapó, Pirapora, pirarucu);
 Pok (poca)ː estourar, arrebentar (pipoca);Pora (pora, pó)ː salto, pulo (catapora, Pirapora, Pirapó);
Soka (çoca)ː esmagar (paçoca);Tata (cata)ː fogo (catapora);Tyrika (tirica)ː recuo, fuga (jaguatirica);Urucum (urucu, urucum)ː vermelho (pirarucu, urucu, urucum);Wi (uim)ː enterrado (amendoim);Xera (xeira)ː mansa (macaxeira).

 Morfemas franceses 

Aqui, estão os morfemas que vêm do francês.

 Radicais 

 Bastonː bastão (bastonete);
Gave (gava)ː garganta (gavagem);
 Plaque (placa, plaque)ː lâmina, chapa (placa, plaqueta);Trier (tria)ː separar (triagem).

 Sufixos 

 -agemː ação, entidade, conjunto (gavagem, triagem);
-eteː diminutivo (bastonete).

Morfemas gregos 
Há, na presente seção, morfemas derivados do grego antigo.

Prefixos 
Principais prefixos matemáticos:

 Hemi-: metade (hemisfério);
 Mono-: um (monogamia, Trichomonas vaginalis);
 Di-: duas vezes (dígrafo, Dilophosaurus);
 Tri-: três (trígono, triatlo, triatleta, tríceps, Triatoma, Triceratops, trigêmeo);
 Tetra-: quatro (tetracampeão, tetraedro, tetrápode);
 Penta-: cinco (pentágono, pentâmera);
 Hexa-: seis (hexágono, hexápode);
 Hepta-: sete (heptágono);
 Octa-: oito (octaedro, octógono);
 Enea-: nove (eneágono);
 Deca-: dez (decágono).

Prefixos que denotam posição:

 E-, em-, en-, endo-: interior (elipse; emblema; encéfalo; enema, endocárdio, endócrino, endométrio, endomísio, endoneuro, endossomo, Entamoeba hystolytica);
 E-, ec-, ecto-, ex-, exo-: exterior (eclipse; equimose, Êxodo, extrair);
 Epi-: porção superior, acima de, em frente a (epiblasto, epiderme, epífise, epígrafe, epimastigota, epimísio, epineuro, epistaxe, epíteto);
 Dia-: ao longo de, através de, entre (diabo, diáfise, diafragma, diapedese, diarreia, diástole, diátese, diencéfalo);
 Meso-ː meio, médio, intermediário (mesencéfalo, mesentério);
Para-: proximidade, ao lado, oposto (paradoxo, paralelo, parasita, paródia, parótida, Parasaurolophus);
 Peri-: ao redor (pericárdio, perímetro, perimétrio, perimísio, períneo, perineuro);
Pros-ː anterior, à frente (prosencéfalo) - o prefixo pro- tem outro sentido no latim.

Outros prefixos gregos: 

 A-, an-: negação, privação (amácrina, amastigota, analfabeto, anemia, ateu, átomo, atrofia, ázigo);
 Ana-: pode ter significados muito diversos - ao longo de, separação, para cima, para trás, parte (anamnese, anasarca, anatomia);
 Anfi-: duplo (anfíbio);
 Anti-: oposição (antibiótico, anticorpo);
 Apo-: separação, afastamento, longe de, mudança, à parte, de lado (apócrifo, apócrino, apóstolo, apoteose);
 Arca-, arce-, arqui-: superior, que exerce um poder (arcebispo, arquidiocese, matriarcado, patriarcado) ou prioritário, dos primórdios (arquêntero, arquicórtex);
 Dis-: mal funcionamento (disfagia, dispareunia, dispneia) - não esquecer que, em latim, o prefixo dis- tem outro sentido;
Diplo-ː duplo (diplococo̠);
 Eu-, ev-: bem, bom, verdadeiro, perfeito (eucaristia, euforia, eutanásia, eutrófico, evangelho);
 Hiper-: alto, grande, superior, intenso, excessivo (hiperemia, hipermetropia, hipertensão, hipertrofia);
 Hipo-: baixo, embaixo, insuficiente (hipocôndrio, hipoblasto, hipoderme, hipófise, hipoglosso, hipotensão, hipotrofia);
Iso-ː igual (isômero);
 Macro-: grande, longo (macrófago);
Mega-: grande, longo - no sitema internacional de unidades, corresponde a milhão (megabyte, megásporo, megatério);
Meta-: mudança (metamorfose), ao longo de (metameria), no meio (metáfise, metencéfalo);
Micro-ː pequeno (microscópio, micrósporo) - no sistema internacional de unidades, corresponde a um milionésimo (micrômetro).
Oligo-ː pouco (oligodendrócito, oligoidrâmnio, oligúria);
 Poli-: múltiplos, muito (polidipsia,polidrâmnio, poliedro, poligamia, polígono, polímero, polinômio);
 Sim-, sin-, sis-: união, junto, resumo (simbiose, sinapse, sinápsido, sinactilia, sincício, sinciotrofoblasto, sínodo, sístole);
 So-, sob-, sub-: abaixo, inferior, insuficiente (soterrar, sobpor, subcutâneo);
 Sobre-, super-, supra-: acima, excesso (sobrecarga, superfície, supranumerário, suprarrenal);
 Tra-, tras-, trans-, tres-: através de, além de, mudança (tradição, traspassar, transbordar, tresmalhar);
 Ultra-: além de, excesso (ultrapassar);
 Vice-, vis-: posição abaixo de, substituto (vice-reitor, visconde).

Sufixos 

 -aseː enzima (lipase, protease);
-ia: tem usos extremamente diversos. Em substantivos abstratos, exprime estado, qualidade ou defeito (alegria, inteligência, cobardia). Também pode estar presente na formação de termos botânicos (begônia, magnólia) e químicos (amônia), expressar uma coleção (burguesia, freguesia) ou denotar um cargo (diretoria, presidência), etc.
 -íacoː formador de adjetivos, indica "da natureza de" (amoníaco, celíaco);
-ico: sufixo formador de adjetivos, frequentemente indica "portador de dada característica" (antibiótico, antrópico, linfático), além de estar presente na nomenclatura de ácidos (ácido glutâmico, ácido valérico);
-iscoː diminutivo (asterisco);
-istaː superlativo (Protista);
-iteː inflamação (gastrite, hepatite, otite, rinite, sinusite);
 -lise: quebra, rompimento, dissolução (hemólise, plasmólise, citólise);
 -logia: estudo, área do conhecimento, ciência (Biologia, Embriologia, Etimologia, Ficologia,Ginecologia, Histologia, Morfologia, Nefrologia, Paleontologia, Patologia);
-oideː forma, aparência, imagem de (conoide, cricoide, esfenoide, estiloide, etmoide, mastoide, tireoide, Strongyloides);
 -omaː referia-se, no grego, a quaisquer tumores, tumefações, inchaços  - atualmente indica tumor no sentido de neoplasia (linfoma, mieloma);
-onaː originalmente, planta - atualmente, composto químico (histona);
-ose: ação, condição, estado, doença (artrose, cirrose, endometriose, esteatose,  meiose, micose, simbiose).  Por outro lado, em Bioquímica, -ose é um sufixo presente na nomenclatura de monossacarídeos (eritrose, glicose, treose).

Radicais 
Adjetivos:

 Akrosː alto, extremidade, ponta (acrobata, acrópole, acrossomo);
Aorte (aort)ː pendurado, elevado (aorta, aórtico);Autoː próprio (autoantígeno, autonomia);
Axios (axio)ː de valor, válido (axioma);Deinos (dino): terrível (dinoflagelado, dinossauro);Etymon (etimo): verdadeiro, real (Etimologia);
Idios (idio)ː próprio (idiopático);Koilos (cele, celo)ː vazio, oco, cavidade (blastocele, celoma) - cele também pode vir do grego koilos, de modo que possui outro significado neste caso;Kryptos (crifo, cripto)ː oculto (apócrifo, criptorquidia);Ortoː reto (ortostático);
Pakhys (paqui)ː grosso, espesso (paquiderme, paquímetro, Pachycephalosaurus);Palaios (paleo)ː antigo (paleocórtex, Paleontologia);
Phaino (feno)ː brilhante - presente no nome de diversas substâncias descobertas no gás de iluminação, bem como seus derivados (fenol, fenil, fenila, fenilalanina);Plankton (plancton)ː errante, que se move sem rumo (plâncton, planctônico);Platys (plato)ː plano, chato (plateminto, omoplata);Stenos (esteno)ː estreito (estenose);Streptos (estrepto)ː dobrado, retorcido (estreptococo);
 Thelen (tele): distante, afastado, fim (telangectasia, telencéfalo, telômero).

Advérbios e locuções adverbiais:

 Katá (cata): para baixo (catedral - cadeira, assento abaixo de nós; catabolismo, cátion).

Pronomes indefinidos:

 Allos (alo, elo): outro (alelo, aloantígeno, alodinia, alopatia, alótropo, paralelo - um do lado do outro).

Substantivos relativos a cores:

 Erytron (eritro): vermelho (eritema, eritrócito, eritrose, treose, treonina);Icterus (icter)ː amarelo (icterícia);Kirros (cirro)ː amarelho-acastanhado (cirrose);
 Leukos (leuco): branco (leucina, leucócito, isoleucina);
Phaio (feo)ː cinza, pardo (feofícea);Rhodon (rodo)ː rosa (rodófita, rodopsina).

Substantivos em geral:Aer (ar)ː ar (artéria);Aitia (etio)ː causa (etiologia, etiológico);Ákanthos (acanto, acantho)ː espinho (acantose, Acanthamoeba);
Aktin (actin)ː raio (actina);Alfa: primeira letra do alfabeto grego. O símbolo correspondia inicialmente ao desenho estilizado da cabeça de um boi, criado pelos egípcios. Os fenícios o apropriaram e lhe deram o nome de "alef", que queria dizer boi em seu idioma. Posteriormente, assim como os fenícios, os gregos antigos utilizaram um alfabeto cuja primeira letra correspondia àquele símbolo; porém, desta vez, com o nome de alfa. Por fim, o alfabeto latino, utilzado na língua portuguesa, tem como letra inicial o A, derivado do alfa empregado pelos gregos. A palavra alfabeto vem da junção dos termos alfa e beta, as duas primeiras letras do alfabeto grego. Do vocábulo alfa, também derivam as palavras alfanumérico e analfabeto, com o sentido de letra.
Ammon (amon)ː relativo ao deus Jupíter Âmon, já que pesquisadores isolaram o amoníaco a partir de reservas de sal próximas ao templo dedicado a essa divindade (amoníaco, amônia, amônio, amina, amino, vitamina);Amnós (âmnio)ː literalmente, cordeiro - faz alusão à ideia de trazer um novo ser à vida (âmnio, oligoidrâmnio, polidrâmnio);Angeion (angio): vaso, recipiente, receptáculo (angiosperma, telangectasia);Ankon (anco)ː ângulo, acotovelamento (ancôneo);Ankylos (ancilo)ː curva (Ancylostoma duodenale, ancilostomose);
 Aoidé (ode): canção (paródia);
 Apsis (apsida, apsido)ː arco (sinápsido);Arthron (artro): articulação (artrite, artrópode,  artrose, sinartrose);
Askos (asco)ː saco, bolsa, cantil (ascite);Asparagos (asparago, aspargo)ː aspargo - originalmente queria dizer broto, talo de planta (aspargo);Asterː estrela (áster, asterisco, astro, astrócito, astronomia);
 Athlon (atlo): luta, competição (atleta, atletismo, triatlo);
Atrium (atrio): tipo de aposento, câmara (átrio);Autoː reflexivo (autócrino);
Baktron (bact)ː bastão, galho (bactéria);Basidion (basídeo)ː pequena base, pequeno pedestal (basidiomiceto);Benthos (bentos)ː profundidade, fundo do mar (bentos, bentônico);
 Beta: segunda letra do alfabeto grego, proveniente da letra "beth" do alfabeto fenício. O símbolo fenício correspondia ao desenho estilizado de uma casa (beth significava casa no idioma fenício). O radical beta se encontra, na língua portuguesa, após o termo alfa, em palavras como alfabeto, alfabetização, analfabeto e analfabetismo.
 Bios (bio): vida, modo de viver (anfíbio, antibiótico, biologia, biotério, simbiose);
 Blastós (blasto): célula imatura ou embrionária, originalmente significava germe, broto, rebento (blastocele, blastocisto, blastóporo, blástula, citotrofoblasto, condroblasto, hipoblasto, mioblasto, sinciciotrofoblasto, trofoblasto);
Bothrosː fossa, cavidade (Bothrops, botropídeo);
Bronchos (bronco): inicialmente, referia-se a vias aéreas em geral - na atualidade, alude restritamente aos brônquios (brônquio, bronquiectasia);Bryon (brio)ː musgo (briófita);
 Chondros (condro): cartilagem (acondroplasia, condrictes, condroblasto,  condrócito, hipocondríaco,  hipocôndrio);Chymus (quimo)ː suco, líquido (equimose, quimo);
 Daktylos (dactilo)ː dedo (benodáctilo, pterodáctilo, sindactilia);Dendron (dendro)ː árvore, ramificação (dendrito, dendróbata, oligodendrócito, telodendro);Derma (derme): pele (dermátomo, derme, epiderme, hipoderme);Desmos (desmo): união, ligação, faixa para atar (desmina, desmossomo, sindesmose);Didymis (dídimo)ː duplo, gêmeo (dídimo, epidídimo);
 Dipsia: sede (polidipsia);
Drómos (dromo)ː corredor, lugar para correr, via, caminho (dromedário, sambódromo);Ektasis (ectasia): dilatação (bronquiectasia, telangectasia);Ektomia (ectomia)ː extirpação, retirada (colecistectomia, esplenectomia, mastectomia);
 Embryon (embrio)ː originalmente, queria dizer animal jovem - atualmente, refere-se ao embrião (embrião, Embriologia);Emesis (emese)ː vômito (êmese, hematemese);Enteron (entero)ː intestino (arquêntero, enterócito, gastroenterologia, mesentério);Eosː aurora, originalmente - o termo eosina vem do fato de tal substância ácida conferir coloração rosada, tal qual a aurora, às estruturas que têm afinidade por ela (eosina, eosinófilo);
Epision (episio)ː região púbica (episiotomia);Ergon (erurgia)ː trabalho (siderurgia);Esphen (esfeno)ː cunha (osso esfenoide);Ethmos (etmo)ː peneira (osso etmoide);Gamos (gamo): casamento (gameta, monogamia, bígamo, poligamia);
 Ganglion (gânglio)ː caroço, tumor (gânglio);Gaster (gastro)ː abdome, estômago (gastrite, gastrocnêmio, gastroenterologia, gástrula);Géneion (genio)ː queixo (genioglosso);Genesis (gênese)ː origem, criação, produção (Gênesis);Génos (gênio, genos, genes)ː raça, ascendência, classe, produtor, criador (antígeno, colágeno, estrógeno, genocídio, glicogênio, hidrogênio, iatrogenia, nitrogênio, oxigênio, Streptococus pyogenes);Geo (geo, geu)ː terra, solo, Terra (Geologia, hipogeu);Géron (geri)ː idoso (Geriatra);Gine (gineco)ː mulher (ginecóforo, Ginecologia, ginecomastia);Glossa (glosso): língua (genioglosso, glossário, hipoglosso);
 Glykis (glico): doce (glicina, glicogênio, glicose);Gonia (gono): ângulo (polígono, trígono);
 Gonos (gona): semente (gônadas);
Gonphoun: atarrachar (gonfose);
 Haima (emia, hema, hemo, hemato): sangue (anemia, hemácia, hematemese, hematócrito, hematofagia, Hematologia, hematoquezia, hematúria, hemocentro, hemoptise, hemorroida, hemossiderina, hemostasia, hiperemia, isquemia, talassemia);
 Hedra (edro): superfície, assento, face (catedral, poliedro);Helios (helio)ː sol (hélio);Helminthos (helminto)ː originalmente, minhoca - atualmente, verme (helminto, nematelminto);Hepar, hepatos (hepar, hepato)ː fígado (heparina, hepático, hepatite, hepatócito, Fasciola hepatica);Hiphéː teia (hifa);
 Hodos (odo, odeu): caminho (estomodeu, Êxodo, sínodo);
Hormonː o que coloca em movimento (hormônio);
Hydor (hidro, idro)ː água (hidrogênio, hidromel, oligoidrâmnio, polidrâmnio,  aldeído );Hypnos (hipno)ː sono (hipnozoíto);Hystos (histo)ː teia, originalmente - hoje em dia, quer dizer tecido tecido (histidina, Histologia, histona, Entamoeba hystolytica);Iatrós (iatro)ː aquele que cuida (Geriatria, iatrogenia, Pediatria);
 Ichthyos (ictes): peixe (condrictes);Isthmós (istmo)ː estreito, estreitamento (istmo);
 Kardia (cardio): coração (endocárdio, pericárdio);Karpos (carpo): fruto (partenocárpico);Keles (cele)ː tumor, hérnia, protrusão (onfalocele, varicocele) - cele também pode vir do grego koilos, de modo que possui outro significado neste caso;Kephalos (cefalo): cabeça (encéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, telencéfalo, Pachycephalosaurus);
Keras (quera, cero)ː chifre, corno (ceratite, ceratocone, córnea, queratina, queratinócito, rinoceronte, Triceratops);Kerkos (cerca)ː cauda (cercária, cisticerco);Kestós (cesto)ː cinturão (Cestoda);Khaite (queta)ː cabelo (espiroqueta);Kharisː favor, graça (caridade, carisma, eucaristia);
Khiros (quiro)ː mão (quiróptero);Khronos (crono, croni)ː tempo (crônico);Kholé (cole)ː bile (colecistectomia, colecistocinina, colédoco, colesterol);Khorionː membranas que envolvem o feto, pode também se referir a peles, couros e membranas em geral (cório, córion plexo coroide);
Kinos (cino)ː movimento (citocina, colecistocinina);
 Kleytorísː fechado (clitóris);
Kneme (cnêmio)ː perna (gastrocnêmio);Koillia (celia, celio)ː ventre, intestino (celiotomia, doença celíaca, esquizocélico, tronco celíaco);Kokkos (coco)ː grão, semente, pequeno fruto (coco, estafiloco, estreptococo);Kolla (cola)ː cola (colágeno);Kolon (colo, coli)ː intestino (colo, Escherichia coli);Konos (cono)ː cone (ceratocone, processo conoide);Krykos (crico)ː anel (cricoide);
Kyklos (ciclo)ː círculo, redondo (ciclope, ciclostomado);Kysitis (cisto, cisti)ː originalmente, quer dizer cesta, bexiga, saco - biologicamente, tem o sentido de cavidade cheia de líquido (blastocisto, cisticerco, cistina, cisto, colecistectomia, colecistocinina);Kytus (cito): célula, originalmente tinha o sentido de cela (citocina, citotrofoblasto, condrócito, enterócito, eritrócito, hemácia, hepatócito, leucócito, mastócito, oligodendrócito, queratinócito, sinciciotrofoblasto);Laparoː lado, flanco, abdome (laparoscopia, laparotomia);
Lemma (lema)ː membrana fina - membrana plasmática (plasmalema, sarcolema);Lipos (lipo)ː gordura (lipase, lipídio, lipólise, ácido lipoteicoico);Lophus (lofo)ː crista (lofoscospia, Dilophosaurus, Parasaurolophus, Saurolophus);
 Lympha (linfa)ː água (linfa, linfático, linfoma, linfonodo);Lysis (lise)ː quebra, decomposição (lipólise, lisina, Entamoeba hystolytica);Magnesiaː localidade da Grécia Antiga, que também nomeia elementos químicos lá descobertos e seus derivados (leite de magnésia, magnésio, manganês);
Manós (mano)ː inicialmente, queria dizer pouco denso - passou a significar gás, vapor ou ainda a pressão de um destes (manômetro, esfigmomanômetro);Mastos (masto)ː mama (ginecomastia, mastectomia, mastite, processo mastoide);Mastyx (mastigo)ː chicote, flagelo (amastigota, epimastigota, mastigóforo, tripomastigota);Meatus: canal, via (meato acústico externo, meatos nasais);
Melisː mel (hidromel);
Meros (mero): partes, segmentos (isômero, metameria, monômero, pentâmera, polímero, sarcômero, telômero);
 Metaballein (metabole): mudança (anabolismo, catabolismo, metabolismo);
 Méth (met)ː originalmente, bebida fermetada - atualmente, relativo ao metano ou à fermentação (metionina);Metra (métrio)ː útero (endométrio, miométrio, perimétrio);Metron (metro)ː medida (hipermetropia, manômetro, metro, metrologia, micrômetro, paquímetro, perímetro);
Mnesis (mnese, mnésia)ː memória (amnésia, anamnese);Moneresː soltário (Monera);
Morpho (morfo): forma, aspecto (metamorfose, Morfologia);
Mydros (midro)ː escuro (midríase);
 Myelos (mielo)ː miolo, medula (amielínico, meningomielocele, mielencéfalo, mielina, mielínico, mielinizado, mieloma);Mykes (mico, miceto, micota)ː fungo (basidimiceto, micose, zigomiceto);Myo (mio, mísio): músculo, significava camundongo originalmente (endomísio, epimísio, mioblasto, miócito, miométrio, miosina, miotático, miótomo, perimísio, tropomiosina);
Naionː ânus (períneo);
Nekros (necro)ː cadáver (necropsia, necrotério);Nemaː fio, cilíndrico (nematelminto);
Nephros (nefro)ː rim (nefrologia, néfron);Neuron (neuro)ː originalmente, significava nervo, fibra, cordão ou tendão, mas atualmente se refere ao sistema nervoso (endoneuro, epineuro,neurologia, neurônio, nêurula, perineuro);Nodus (nodo)ː nó, novelo (linfonodo, nódulo);Nomen (nômio):  termo, nome, parte (binômio, trinômio, polinômio);
 Nomos (nomia)ː arranjo, sistema, lei (astronomia, autonomia);Noton (noto)ː costas, dorso (notocorda);Odyne (dinia)ː dor (alodinia, odinofagia);Oedema (edema)ː inchaço (edema);Omoː ombro, costas (omo-hioideo, oplata);
Omphalosː umbigo (onfalocele);
Onkos (onco)ː tumor, inchaço (pressão oncótica);Ontos (onto)ː ser (Paleontologia);Ops (ope)ː olho, face (Bothrops, botropídeo, ciclope, hipermetropia, miopia, necrópsia, nervo óptico, opsina, presbiopia, rodopsina, Triceratops);Opsis (opsida)ː face (sauropsida);Orkhis (orqui)ː testículo (criptorquidia, orquídea);Ornithos (ornito)ː ave (ornitologia, ornitorrinco);Oura (ura, uro)ː cauda (oxiúro);Ouron (uro)ː urina (hematúria, oligúria);Ous (oti)ː ouvido (otite, parótida);Oxys (oxi)ː ácido, agudo, rápido, fino (oxigênio, óxido, oxiúro);Paidós (pedo)ː criança (Pediatria);Pareunusː companheiro de cama, parceiro sexual (dispareunia);
Parthénos (parteno)ː virgem (partenogênese);Pathos (pato)ː doença, sofrimento (alopatia, idiopático, Patologia);Peroneː alfinete (perônio);
Philos (filo)ː afinidade (eosinófilo, liofilizar);Phlebos (flebo): veia (flebo, flebotomíneo, flebotrombose, tromboflebite);
 Phoros (foro): portador, aquele que carrega (euforia, fósforo, ginecóforo, mastigóforo, semáforo, zigóforo);
Phos (fos, foto)ː luz (fósforo, fóton);Phren (fren)ː significa diafragma (nervo frênico), porém, dado que os gregos consideravam-no a sede do medo e da angústia, o que é coerente com o aumento da frequência respiratória durante o estresse, os próprios gregos também utilizavam tal termo, por metonímia, para descrever os sentimentos e, enfim, a mente (esquizofrênico);Phyko (fícea, fico)ː alga (Ficologia, feofícea);Physisː natureza (fisiologia) ou crescimento (diáfise, epífise, hipófise, metáfise);
Phyton (fita, fito)ː planta, alga (briófita, pirrófita, pteridófita, rodófita);Pilorós (piloro)ː guarda, porteiro (esfíncter pilórico, piloro);
Pithekus (piteco)ː macaco, primata (australopiteco);Plásis (plasia): formação (acondroplasia);Plasmaː aquilo que molda, dá forma - pode também ter significado passivo, isto é, aquilo que foi moldado (citoplasma, plasma);
Pleon (pleo)ː pleno, abundante (pleomorfismo);Pleuraː membrana (pleura, esplancnopleura);
Poíesis (poiese, poese)ː ato de criar, fazer (poesia, eritropoiese, eritropoetina, hematopoese);Polis (pole)ː cidade (acrópole);Pous, podós (pode): pé (artrópode, terópode, tetrápode);
Presbys (presbi)ː velho, ancião (presbiopia, presbitério, presbítero);Protos (prot)ː originalmente, quer dizer primeiro, primordial (proteína, Protista) - por extensão, aparece em palavras relacionadas a proteínas (protease);Pterís (pteri, ptero)ː asa, pluma (pteridófita, pterodáctilo, pterossauro, quiróptero);Ptosis (ptose)ː queda (ptose mamária, ptose palpebral);Ptyalon (ptialo)ː saliva (ptialina);Ptysis (ptise)ː ato de cuspir (hemoptise);Pyr (piro, pirro)ː fogo, avermelhado (pirrófita, pirrol, pirrolidina, prolina);Pyusː pus (Streptococus pyogenes);
Rhinós (rino)ː nariz (rinite, rinoceronte, rinorreia);Rhynkhos (rinco)ː bico (ornitorrinco);Retis (reti, rede)ː rede (rede, retina);
 Sapros (sapro): podre (saprofagia);Sarx (sarco, sarca)ː carne, corpo, músculo (anasarca, sarcófago, sarcolema, sarcômero);Sauro: lagarto (dinossauro, espinossauro, estegossauro, pterossauro, sauropsida, Dilophosaurus, Pachycephalosaurus, Parasaurolophus, Saurolophus);
Schistos (esquisto)ː fenda, dividido (Schistosoma, esquistossomose);
 Scrotumː bolsa, recipiente para guardar flexas (escroto, escrotal);
Semaː sinal (semáforo);
Sideroː ferro (siderurgia, hemossiderina);
Soma (soma, somo)ː corpo (acrossoma, desmossomo, endossomo, Schistosoma, Trypanossoma);Speira (espiro)ː dobra (espirilo, espiroqueta);Sperma (esperma, sperma): semente (angiosperma, esperma);Sphaira (sfera): bola (estratosfera, exosfera, ionosfera, mesosfera, termosfera, troposfera);
Sphygmos (esfigmo)ː pulso, pulsação (esfigmomanômetro);Splankhnos (esplancno)ː víscera, entranha (esplâncnico, esplancnopleura);
 Splenoː baço (esplenectomia, esplênica);
Spora (esporo)ː grão, semente (esporo, megásporo, micrósporo);Staphylos (estafilo)ː cacho (estafilococo);Stasis (estase)ː ato de ficar parado, parar, interromper fluxo (hemostasia, ortostático);Stear, steato (ester, esteato)ː graxa, gordura (colesterol, esteatorreia, esteatose);Stegon (estego)ː telha, teto, telhado (estegossauro);Sthetos (esteto)ː peito, tronco (estetoscópio);Stoma: boca (Ancylostoma duodenale, ciclostomado; estômago, estomodeu);
Streptos (strepto, estrepto)ː retorcido, dobrado (estreptococo, Streptococus pyogenes);Strongylusː arredondado, redondo (Strongylus, Strongyloides);
Stylos (estilo)ː lança, estaca (processo estiloide);Tainía (tenia)ː tira, fita (tênia, teníase);Tasisː estiramento, extensão, dilatação (miotático);
Terion (tério)ː lugar onde (biotério, necrotério, presbitério);Thalassa (talassa)ː mar (talassemia);
 Thanatos: morte (eutanásia);
Theikos (teico)ː parede, muro (ácido teicoico, ácido lipoteicoico);Theion (tio)ː enxofe (metionina);
 Thelé (télio): mamilo (epitélio);
 Theos (teu): deus (apoteose, ateu);
Ther: predador, besta selvagem (terópode);
Therapeia (terapia)ː ato de curar, reestablecer (benoterapia, terapia);
Thesis (tese)ː proposição, matéria (diátese);Thrombos (trombo): no grego antigo, era a palavra utilizada para se referir a coágulos - no entanto, este termo foi apropriado pela terminologia científica para simbolizar um novo conceito, distinto, de modo que, cientificamente, um trombo é friável, opaco, aderido à parede do vaso e interno a ele, ao contrário do coágulo (trombo, trombofleblite, trombose);Thyreós (tireo)ː escudo (glândula tireoide, cartilagem tireoide);Tremaː buraco (Trematoda);
Tresisː passagem, perfuração, comunicação (atresia);
Trichós (trico, tricho)ː pelo (tricofagia, Trichomonas vaginalis);Tripsis (tripsi, tripto)ː fricção (tripsina, triptofano);
 Trophe (trofe): nutrição (atrofia, citotrofoblasto, eutrófico, hipertrofia, hipotrofia, sinciciotrofoblasto, trofia, trófico, trofoblasto);
Trypanonː aquele que fura (tripomastigota, Trypanossoma);
Turbeː confusão, tumulto, agitação (Turbellaria);
Tyros (tiro)ː queijo (tirosina);Volvaː genitália feminina, aquilo que envolve (vulva);
Zoon (zoo)ː animal - ou, por extensão, relacionado a protozoários, pois a etimologia desta palavra corresponde a "primitivo em relação aos animais" (esporozoíto, merozoíto, protozoário);Zosterː cinturão, cinto, faixa (zóster);
Zygas (ziga, zigo)ː par, casal, vem de zigo, que quer dizer jugo - peça do carro de boi utilizado para prender os bois entre si e à carroça, de modo a significar, por extensão, um par de bois ou, de maneira mais ampla, um par qualquer, uma união (ázigo, zigóforo, zigomático, zigomiceto, zigoto).

Verbos:

 Ameibeinː mudar, transformar-se (ameba, Acanthamoeba, Entamoeba hystolytica);
Aneuryneinː dilatar, alargar (aneurisma);
Angellein: anunciar, contar (evangelho);
 Bainein (bata, beno)ː caminhar (acrobata, benodáctilo, benoterapia, dendróbata);Ballein: jogar, lançar, atirar (diabo);
 Cheien: derramar (estômago);
Dékhomai (doco)ː receber (colédoco);Pherein (forese)ː carregar (forésia);Graphé (grafo): escrever (dígrafo, epígrafe);Haptein (hapten)ː tocar, estar em contato (hapteno);Herpein (herpe)ː alastrar-se, rastejar (herpes);Hiénaiː lançar, jogar (enema);
 Íonai (íon): ir (ânion, cátion, íon, ionizar, ionização, ionizado, ionizante);Iskheinː suprimir (isquemia);
Leipein: abandonar, deixar de fora, faltar (eclipse, elipse);
Lyein (lio)ː soltar, liberar, libertar (liofilizar, liofilizado);Khezein (quezia)ː evacuar, defecar (hematoquezia);Krinein (crino)ː separar, secretar (apócrino, autócrino, endócrino, hematócrito);Myein (mio)ː fechar (miopia);Nekton (necton)ː nadar, flutuar (nécton, nectônico);Opsonein (opsoni)ː comprar ou prepararar comida (opsonina, opsonização);Pedan (pedese)ː pular (diapedese);
 Phagein (fago, fagia): comer (disfagia, hematófago, macrófago, odinofagia, saprófago, sarcófago, tricofagia);
Phaínen (fano)ː brilhar (triptofano);
 Phrassein: cercar, proteger com cerca (diafragma);
 Pnein: respirar (dispneia);
 Rhein (reia, roida)ː fluxo (diarreia, esteatorreia, hemorroida, rinorreia);Sitei (sito, sita): comer (parasita, parasito - aquele que come ao lado, parasitóforo);Skhizein (esquizo)ː separar, partir (esquizocélico, esquizofrenia, esquizonte);
 Skopein (scop): ver (bispo, episcopal, episcopado, estetoscópio, laparoscopia, microscópio);
Sphingein (esfinc, esfing)ː segurar firme (esfíncter, esfinge);
Stazeinː pingar (epistaxe);
 Stellein (stole, stolo): mandar, enviar, pôr, apertar (apóstolo, diástole, sístole);
Terein (téria)ː conduzir, conter (artéria);Tithenai (teto)ː colocar (epíteto);Tomnein (tomia, toma, tomo): cortar, dividir, segmentar (átomo, anatomia, celiotomia, dermátomo, episiotomia, flebotomíneo, laparotomia, miótomo, Triatoma);
 Tropein (tropo): virar, variar, mudar, dar uma volta, maneira (alótropo, trópico, tropical, tropomiosina, troposfera).

Morfemas ingleses 

 Hardː duro, palpável (hardware);
Malicious (mal)ː malicioso (malware);Ransomː resgate (ransomware);
Roomː cômodo, espaço, quarto (showroom);
Showː mostrar, expor (showroom);
Softː o oposto de hard (software);
Transponderː aglutinação de transmitter (transmissor) e responder (respondente) - o aparelho capta, amplifica e retransmite um sinal;Wareː bem, mercadoria (hardware, software, malware, ramsomware).

Morfemas latinos 

Nesta seção, listam-se morfemas (prefixos, sufixos e radicais) oriundos do latim.

Prefixos 

 Ab-: intensidade, afastamento, separação (abscesso, abdicar, abdução, abstinência, abstração, abuso);
 Ad-: aproximação, junção, movimento (adrenal, adrenalina, adsorção,adução, adventícia, advogado);
 Ambi-: duplicidade (ambidestro, ambíguo);
 Ante-: anterioridade (antebraço, antecipar, anterior, antes); 
 Bi-: dois (bíceps, bígamo, bissexual);
Com-, con-, co-ː junto (comorbidade, congênito);
De-, des-, dis-: separação, afastamento, direção (aldeído, dissecar);
I-, im-, in-ː movimento para dentro (incisão, invaginação), privação ou negação(ilegal, inativo, impermeável);
Ob-, oc-ː contra, atrás (occipital);
Quadri-ː quatro (quadríceps);
Pen-ː quase (península, penúltimo);
Per-ː por completo (perfurar, peróxido);
Pro-ː superior, progresso, apoio (progesterona, projeto) - o prefixo pro- tem outro significado em grego.

Sufixos 

-açãoː ação ou resultado de ação (abdução, adução, abstração);
-adoː semelhante a (avermelhado), ocupador de um cargo ou jurisdição (advogado);
-alː semelhança, relação, causa (maternal);
-ança, -ância, -ença, -ênciaː estado, ação ou sua consequência (abstinência);
-âneoː qualidade (cutâneo, subcutâneo);
-árioː pertença (dromedário);
-buloː recipiente, instrumento, local onde se guarda algo (acetábulo);
-dadeː qualidade, defeito ou estado (maternidade);
-eiro(a): bastante versável, forma adjetivos e substantivos a partir de substantivos pré-existentes. Pode indicar local onde se guarda algo (galinheiro), procedência (brasileiro), agente (padeiro), plantas (pessegueiro), intensidade (nevoeiro, muita névoa; poeira, muito pó), objeto utilizável (pulseira) ou ideia de coletivo (formigueiro), por exemplo;
-enoː denota origem (chileno) - em química, refere-se a um hidrocarboneto com ligação dupla entre carbonos (caroteno);
-formeː com a forma de, semelhante a (cribriforme, falciforme);
-ídeo(a)ː relacionado, semelhante a, grupo, classe (lipídeo, orquídea);
-inaː pode indicar profissões, ciências (medicina), lugares (Argentina) ou substâncias (actina, arginina, cistina, eosina, glicina, insulina, leucina, metionina, miosina, proteína, queratina, treonina, tripsina, tropomiosina, valina);
 -ismo: encontrado com diferentes significados, entre os quais há os de fenômeno (hibridismo), sistema (capitalismo), religião (islamismo), doença (raquitismo), esporte (hipismo), ideologia (nazismo);
 -ista: agente (dentista, manobrista);
 -itoː diminutivo, em geral, indicativo de nome de rocha, na geologia, ou marcado de nome de sal formado por ácido terminado em -oso, na química (canito, diorito, hipoclorito)
-nte: agente (estudante, feirante, ionizante);
 -or: agente (lutador, narrador);
-ulo(a)ː diminutivo (blástula, folículo, gástrula, glândula, mórula, nódulo, ósculo, pedículo, pedúnculo, vesícula).

Radicais 
Adjetivos:

 Acutus (agudo)ː pontiagudo, fino, afilado, curto (ângulo agudo, quadro agudo);Cavus (cava)ː oco, vazio (veias cavas);Coecus (ceco)ː cego (ceco);Dexter (destro): direito, certo, hábil ambidestro, destro, destreza);Eferensː aquele que leva embora (eferente);
Geminus (gemeo)ː duplo, semelhante, gêmeo (gêmeo, trigêmeo);Genitus (gênito)ː nascido (congênito);Glaber (glabe, glabra)ː calvo, sem pelos (glabela, glabra);Immunis (imune)ː livre, dispensado (imune, imunidade, Imunologia, imunológico, imunossenescência);Imus (imo)ː íntimo, profundo (imo);
Latus (lato)ː extenso, amplo (lato, lato sensu, latíssimo do dorso);Legalis (legal)ː relativo à lei (legal, ilegal);Magnus (magno)ː grande (amácrina, veia safena magna);Parvus (parvo)ː pequeno (veia safena parva);Skleros (esclero, esclera)ː duro, rígido (esclera);Ultimusː último (penúltimo, último);
Vagusː errante (vagar, vaguear, nervo vago);
Valeria (valeria)ː forte - deu origem à palavra valeriana, que por sua vez deu nome ao ácido valérico, o qual inspirou a nomenclatura da valina (Valéria, valeriana, ácido valérico, valina);Varius (vari)ː muitos (vários, variado, varíola);Varus (varo, vari)ː originalmente, de pernas tortas - passou a significar coisas tortas em geral (varo, prevaricação).
Advérbios e adjuntos adverbaisː

 Ubique (ubíquo)ː em todo lugar (ubíquo).

Substantivos que indicam coresː

 Albus (albo, alvo)ː branco (túnica albugínea);Luteus (lúteo)ː amarelo (corpo lúteo, mácula lútea);
Rubeus (rubro)ː vermelho (rubro, rubéola).

Substantivos em geral:
 Acetum (aceto)ː vinagre (acetato, acético, acetil, acetábulo);Actor (ator, tor)ː ator, agente (ator, oculomotor);Albumen: clara de ovo (albumina);
Ampulla (ampol, ampul)ː pequeno frasco arredondado (ampola, ampulheta);Argentum (arg, argent)ː prata (Argentina, arginina);Ascarisː verme intestinal (Ascaris, ascaridíase);
Atrium (atrio): tipo de aposento, câmara (átrio);Australis (australo)ː sul (australopiteco);Bacillusː bastão (bacilo);
Bulbusː cebola, planta bulbosa (bulbo, bulbo do pênis, bulbo do vestíbulo, bulbo ocular, bulbo raquidiano);
Caput (ceps, cipital)ː cabeça (bíceps, occipital, quadríceps, tríceps);Carboː carvão, originalmente - atualmente, carbo costuma se referir ao elemento que é protagonista na composição do carvão, o carbono, cujo significado etimológico é, inclusive, carvão, literalmente (carbono);
Carotaː cenoura - é a mesma palavra latina da qual deriva o termo inglês carrot, cenoura em inglês (caroteno, carotenoide);
Centrum (centro): ponto do meio ou principal, local voltado a determinado serviço, inicialmente referia-se ao centro do círculo (centro, hemocentro);
Cepaː cebola (Burkholderia cepacia);
 Cerebrum (cérebro)ː cérebro, alto da cabeça (cérebro, cerebral);Cervix (cérvice)ː sinônimo de colo, pescoço (cérvice uterino);Chorda (corda, cordo)ː corda, cordão, tripa de animal (corda, cordão umbilical, cordonal, notocorda);Cochleaː caracol (cóclea, vestibulococlear);
Collum (colo)ː pescoço - por extensão, assim como o pescoço é um estreitamento do corpo, entre a cabeça e o tórax, o termo colo pode significar estreitamento em geral (colo do  útero, colo da mandíbula);Corporaː corpo (anticorpo, corpo);
Cortex (córtex, cortic)ː casca, carapaça (córtex, paleocórtex);Crivus, cribrum (crivo)ː peneira (crivo, lâmina crivosa, lâmina cribriforme);Cutisː pele, envoltório (cútis, cutâneo, subcutâneo);Dorsum (dorso)ː costas (dorso, dorsal, latíssimo do dorso);Escapulae (escapula): ombro, armadura, proteção (escápula, escapular, escapulário, subescapular) - sinônimo de umerum;Estrus (estro)ː cio (estro, estrogênio);Falx (falci)ː foice (falciforme);Fasciaː faixa, atadura, venda (fáscia, Fasciola);
Femur (femor, fêmur): coxa (femoral, fêmur);Ferrum (ferro)ː firme, rígido (ferro);Fimbria (fímbria)ː extremidade, franja, borda (fímbrias de bactérias, fímbrias das tubas uterinas);Flagellum: (flagelo): icote, açoite (dinoflagelado, flagelo);
Follis (foli, fole)ː saco, bolsa (gaita de foles, folículo ovariano, folículo piloso, folículo tireoidiano, glândula folicular);Fómitesː lenha (fômite);
Forma (forma, forme)ː aspecto, aparência (falciforme);Fornix (fórnice)ː abóboda, arco de porta (fórnice);Foveaː pequena cavidade, buraco, cova (fóvea);
Frater (frei, frade, frater)ː irmão (frade, fraternal, fraternidade, fraterno, frei, freira, freire);Fundus (fundo)ː embora signifique parte de baixo, a Anatomia utiliza o termo "fundo" com um sentido particular, referindo-se à parte arredondada de um órgão oco (fundo da bexiga urinária, fundo da vesícula biliar, fundo gástrico, fundo uterino);Fungusː fungo, cogumelo (fungo);
Genu (genu, geni)ː joelho (corpo geniculado, genuflexório);Gesterː gravidez (gestar, gestação, progesterona);
Glans (glande)ː bolota, fruto da nogueira/carvalho, que abriga a noz em seu interior (glande, glândula);
Gluten (glúten, glut)ː cola (glúten, glutamato, glutâmico, glutamina);Homoː homem (Homo, homicídio);
Hostiaː vítima de um sacrifício;
Hyo (hio): embora venha do grego, onde se referia ao equivalente do Y maiúsculo, no latim se refere à letra U (hioide, omo-hioideo);Inguen (inguinal)ː virilha (região inguinal, hérnia inguinal);Insulaː ilha (insulina, península);
Latro (ladr, latr)ː ladrão (ladrão, latrocínio);
Leoː leão (Panthera leo);
Lumbricus (lumbrico, lombriga)ː verme (lombriga, Ascaris lumbricoides);Maculaː mancha, marca (mácula);
Mater (madre, mater, matri)ː mãe (madre, maternal, maternidade, materno, matriarcado);Merx (merc)ː bens, mercadorias (mercado, Mercúrio);Molarisː pedra que mói (molar);
Morbus (morbi)ː doença (comorbidade, mórbido);Motus (moto)ː movimento (oculomotor);Morumː amora (mórula);
Nepos (nepo): parente, sobrinho (nepotismo);Nitrumː salitre (nitrogênio);
Nucleoː centro, miolo (núcleo);
Obesitas (obeso)ː gordura física, corpulência (obeso, obesidade);
Oculos (oculo, oculos)ː olho (óculos, oculomotor);Osː boca, face (ósculo);
Ostiumː porta, entrada (óstio);
Panthera (pantera, panthera)ː grande felino (pantera, Panthera);
Pappa (pap)ː papai (papa, papado, papisa);
Pater (padre, pater, patri, parri)ː pai (padre, paternal, paternidade, paterno, patriarcado, parricídio);Pelvis (pelve)ː bacia (pelve);Pes (pé, ped)ː pé (pé, pedículo, pedúnculo);Placentaː achatada (placenta);
Poros (poro)ː passagem ou o orifício que a permite (blastóporo, poro nuclear, porinas);Pubisː inicialmente, significava recoberto de pelos ou barba - também jovem, por extensão - mas passou a se referir especificamente aos pelos pubiano ou designar a região inferior do hipogastro, que se recobre de tais pelos a partir da puberdade (pubarca, puberdade, pubiano, púbico, púbis);
Pupaː menina (pupa, pupila);
Ren (ren, rim)ː rim - é o singular de renes, que significa órgão duplo (adrenal, adrenalina, renal, rim, suprarrenal);Sarcinaː feixe, aglomerado (sarcina);
Semen: semente (sêmen, semente);
Senilis (senil)ː envelhecimento (senil, senilidade);Sensus (senso)ː sentido, significado, percepção (senso, sensor, sensorial, sensação, lato sensu, stricto sensu);Septus (septo)ː cerca (septo interventricular, septo nasal, septo pelúcido, septo transverso, septal);Sequelaː aquilo que se segue após um evento, consequência, resultado (sequela, sequelado);
Sericum (seri)ː seda (sericina, serina);Sinus (seio, sino, sinu): espaço vazio, geralmente, mas também pode significar curva ou dobra (nó sinoatrial, nó sinusal, seio coronário, seio intermamário, seio urogenital, seios da dura-máter, seios paranasais, sinusoide, sinusite);Spina (espino)ː espinho (espinossauro);Stellio (estelio)ː camaleão (estelionato);Stercus (esteco, sterco)ː estrume, excremento, sujeira (esterco, Strongyloides stercoralis);Strictus (stricto, estrito)ː rígido, apertado, restrito, rigoroso (estrito, stricto sensu);Tegmen (tegmen, tegumen)ː cobertura, revestimento, teto (tegmento, tegumento);Tetradisː quarteto (tétrade);
Therium (tério): besta, animal selvagem, vem do grego ther (megatério);
Throclea (troclea)ː roldana, polia (tróclea, troclear);Tibiaː flauta (tíbia, tibial);
Tunica: vestimenta, película, camada ou cobertura (túnica íntima, túnica albugínea, túnica vaginal);
Tympanumː tamborim (tímpano);
Umerumː ombro (úmero) - sinônimo de escapulae;
Ususː uso, costume, hábito (usucapião);
Vaginaː bainha (invaginação, vagina, Trichomonas vaginalis);
Varix (varico, variz)ː veia tortuosa (varicocele, varicoso, variz);Venter (ventre): abdome, cavidade abdominal (ventral, ventre, ventrículo);Verbum (verbo): palavra (verbo, verbalizar);Vesica (bexiga, vesica)ː bexiga (bexiga urinária, vesícula, vesícula seminal, vesícula biliar);Vestibulum (vestibulo)ː antecâmara, aquilo que dá acesso à entrada (vestibular, vestíbulo, vestíbulo da boca, vestíbulo da vulva, janela do vestíbulo, vestibulococlear) - na casa romana, era comum a existência do Vestibulum, um pequeno aposento aberto onde os convidados e os donos da casa despiam a empoeirada toga que era usada sobre a túnica. O termo deriva, portanto do latim Vestis, roupas;Vitaː vida (vitamina).

Verbos:

 Aferereː inicialmente, trazer - por examinar, comparar (aferir, aferente);
Auscultareː escutar, ouvir (auscultar, escutar);
Caedere (cídio, cesso, cisivo)ː matar, imolar, derrubar, cortar, ceder (abscesso, feminicídio, genocídio, homícidio, incisão, incisivo, incisura, parricídio);Canereː cantar (latrocínio);
Capereː pegar, tomar, agarrar (usucapi̴ão, captar, capturar);
Congereː reunir, juntar, empilhar, acumular (congest̴ão, congestionamento);
Dicare: proclamar (abdicar, indicar);
 Ducere: conduzir (abdução, adução);
Extancareː interromper o fluxo de uma corrente (estancar);
Farcinereː encher, rechear, engordar animar para abate (farto, fartura, infarto);
Flectereː dobrar (flexão, genuflexório);
Forareː furar (furar, perfurar);
Friare: triturar, despedaçar (friável);
Jacereː lançar, atirar (projeto);
Latereː esconder-se (latência, latente);
Obereː ir (óbito);
Olfacereː cheirar (olfação, olfato, olfatório);
Perfundereː passar através de (perfusão);
Pingereː pintar (pigmento);
Secare: cortar, dividir (dissecar);
Secernereː separar, colocar de lado (secreção);
Senescereː envelhecer (senescência, imunossenescência);
 Sorbere: engolir (adsorver);
Specereː fitar, olhar (espéculo, espelho);
 Tinere: manter (abstinência);
Trahere: puxar (abstrato, extrair, trazer);
 Venire: vir (adventícia, vir);
Vibrareː sacudir (vibrião);
Vocare: chamar (advogado, vocação);
Volvereː dobrar, torcer, enrolar (volver, vulva).

Epônimos 

Os epônimos são termos que derivam de um nome próprio, com o intuito de homenagear o descobridor de dada estrutura anatômica ou organismo, ou ainda fazer uma homenagem a quem primeiro os descreveu. Embora diversos teóricos se oponhama a sua utlização, dado que são antididáticos, alguns epônimos permanecem em uso.

A seguir, listam-se personagens da história da ciência que são homenageados dessa maneira, bem como uma breve descrição de cada um e, entre parênteses, exemplos de epônimos correspondentes.

 BURKHOLDER, Walterː patologista botânico estadunidense, identificou uma série de agentes etiológicos que acometiam plantas, sendo o primeiro a descrever o gênero que mais tarde receberia seu nome, para homenageá-loː o gênero de bactérias Burkholderia (Burkholderia);
CHAGAS, Carlosː pesquisador médico sanitarista brasileiro, responsável pela descoberta dos agentes etiológicos da malária - Plasmodium - e da Doença de Chagas - Trypanosoma cruzi (Doença de Chagas);
CRUZ, Oswaldoː médico sanitarista e pesquisador brasileiro, famoso por liderar a vacinação em massa da população carioca contra a varíola em 1904, que culminou na Revolta da Vacina. Foi homenageado por seu discípulo, Carlos Chagas, frente à descoberta do agente etiológico da doença de Chagas - o Trypanosoma cruzi, em 1909 (T. cruzi).
ESCHERICH, Theodorː médico alemão que descobriu a bactéria E. coli em 1885 (Escherichia coli);
FOWLER, Thomasː médico inglês do século XVIII (Naegleria fowleri);
GIARD, Alfredː biólogo francês que contribuiu com mais descrições a respeito da giárdia, em 1895 (Giardia lamblia);
 LAMBL, Vilémː embora a descoberta da giárdia tenha sido feita por Leeuwenhoek em 1681, foi Lambl quem a analisou profundamente e fez as primeiras ilustrações do parasito em 1859. Lambl era médico e nasceu no território que, à época, pertencia ao Império Austríaco e, na atualidade, corresponde à República Tcheca (Gardia lamblia);
NAEGLER, Karlː médico que descobriu, em 1909, o parasito Naegleria fowleri (Naegleria).

Etimologia completa dos termos citados

Terminologias das Ciências Biológicas e da Saúde

Anatomia 

 Acetábuloː recipiente onde se punha vinagre - assim, chamamos de acetábulo a cavidade côncava do osso do quadril cujo formato se assemelha ao daquele recipiente (é no acetábulo que se encaixa a cabeça do fêmur);
Adução: conduzir para perto, aproximar;
Abdução: conduzir para longe, afastar;
Aferenteː aquele que traz;
Adrenalː junto ao rim;
Ampolaː (em forma de) frasco arredondado (ampola da tuba uterina, ampola do ducto deferente);
Anatomia: cortar em partes;
Arquicórtexː primeiro córtex (cerebral) - a parte mais antiga do córtex;
Artériaː aquilo que conduz ar - em vez de sangue, havia a ideia de que as artérias conduziam ar até os tecidos, pois tais vasos são encontradas vazios nos cadáveres;
Aortaː elevada, pendurada - devido à aparência do arco aórtico;
Átrio: câmara;
Ázigoː sem par, solitário, ímpar;
Bícepsː duas cabeças (dois ventres musculares);
Brônquioː na Grécia Antiga, referia-se a vias aéreas inferiores em geral;
Bulboː cebola;
Cavaː oca;
Cecoː cego (em fundo cego);
Celíacoː relativo ao abdome ou aos intestinos;
 Cerebeloː diminutivo e cerebrum - significa cérebro;
Cerebralː referente ao cérebro;
Cérebroː vem de cerebrum, termo do latim para designar o conteúdo da cavidade craniana e que, por sua vez, derivou da palavra que significava "parte alta da cabeça";
Cérviceː sinônimo de colo, pescoço (cérvice uterino);
Clitórisː fechado, entre os lábios do pudendo;
Cócleaː caracol;
Coloː quando derivado do latim collum, quer dizer pescoço ou um estreitamento em geral, ao passo que, ao derivar do grego kolon, significava intestino (colo);
Conoideː em forma de cone;
Córneaː rígida, espessa como um chifre;
Coroideː semelhante à placenta (rico em vasos como ela);
Córtexː casca, carapaça;
Cribriformeː em forma de peneira;
Cricoideː em forma de anel (anel de sinete);
Crivosaː semelhante a uma peneira;
Cutâneoː relativo à pele;
Cútisː pele, envoltório;
Dermátomoː corte, seção, faixa de pele;
Diáfiseː separa as regiões de crescimento (do osso), interpõe-se entre elas;
Diafragma: barreira que separa, literalmente significa cerca através de;
Diencéfaloː literalmente, quer dizer através do encéfalo ou entre o encéfalo, com o sentido de parte do cérebro localizada entre os hemisférios cerebrais;
Dissecar: cortar fora;
Eferenteː aquele que sai, que leva embora;
 Encéfalo: interior à cabeça;
 Endocárdio: interno ao coração;
Endométrioː interno ao útero;
Endomísioː interno ao músculo;
Endoneuroː interior ao nervo;
Epidídimoː sobre a dupla (de testículos);
Epífiseː fica acima da região de crescimento (do osso);
Epimísioː sobre o músculo;
Epineuroː sobre o nervo;
Escápula: literalmente, ombro - eInternational Phonetic Alphabet - SILm Anatomia, é o nome de um osso ali localizado;
Escapular: relativo ao ombro;
Escleraː rígido, duro;
Escrotoː bolsa, recipiente para guardar flexas;
Esfenoideː em forma de cunha;
Esfíncterː aquele que aperta, segura firme;
Esplênico(a)ː relativo ao baço;
Estiloideː em forma de estaca;
Estômago: destino do que se derrama da boca, vem do latim stomachus, que vem do grego stomachein;
Etmoideː semelhante a uma peneira - em referência aos diversos orifícios de sua lâmina cribriforme;
Fásciaː faixa, atadura;
Femoralː (estrutura) da coxa;
Fêmurː literalmente, quer dizer coxa - em Anatomia, corresponde ao osso da coxa;
Fíbulaː alfinete;
Fibularː relativo à fíbula;
Fímbriaː extremidade, franja, borda;
Flexãoː dobra;
Folículoː pequeno saco;
Fórniceː abóboda, arco de porta;
Fóveaː cova, buraco;
Frênicoː relativo ao diafragma;
Fundoː embora signifique parte de baixo, a Anatomia utiliza o termo "fundo" com um sentido particular, referindo-se à parte arredondada de um órgão oco;
Gânglioː caroço, tumor;
Gastrocnêmioː (saliente como uma) barriga na perna;
Geniculadoː com forma de joelho;
Genioglossoː vai do queixo à língua;
Glabelaː (região) sem pelos;
Glabraː desprovida sem pelos;
Glandeː bolota, fruto da nogueira/carvalho, que abriga a noz em seu interior;
Glândulaː pequena glande - pequena bolota (fruto da nogueira/carvalho, que abriga a noz em seu interior);
Gônada: semente;
Gonfose: atarrachamento - dente atarrachado, rosqueado no osso;
Hepático(a)ː relativo ao fígado;
Hioide: em forma de U;
Hipermetropiaː olho além da medida - talvez por se tratar de um globo ocular menos comprido que o normal ou por conta do consequente foco da imagem dos objetos observados atrás da retina, virtualmente falando, em vez de a luz focar sobre a retina;
 Hipocôndrio: sob cartilagem;
Hipodermeː sob a pele;
Hipófiseː crescimento sob (o encéfalo);
Imoː íntimo, profundo;
Incisivoː aquele que corta;
Incisuraː acidente anatômico cujo aspecto dá a impressão de que a estrutura à qual pertence sofreu uma incisão naquele local, originando uma reentrância (a incisura);
Inguinalː relativo à virilha;
Invaginaçãoː literalmente, bainha para dentro - é uma reentrância interna;
Linfaː em grego, queria dizer água;
Linfáticoː referente à linfa;
Linfonodoː nó com linfa;
Lúteoː amarelo;
Máculaː mancha;
Magno(a)ː grande;
Mastoideː em forma de mama;
Meato: canal, via;
Mesencéfaloː meio do encéfalo;
Mesentérioː queria dizer intestino médio, porém atualmente se refere à estrutura que mantém o intestino em posição e o nutre;
Metáfiseː em meio ao crescimento (do osso), meio no qual há crescimento (do osso);
Mielencéfaloː encéfalo relacionado à medula - é a vesícula encefálica responsável por formar o bulbo, que conecta o restante do encéfalo à medula espinal;
Miométrioː músculo do útero;
Molarː aquele que mói;
Occipitalː posterior na cabeça;
Oculomotorː aquele que move o olho;
Olfatoː cheirar;
Olfatórioː a partir do qual se cheira;
 Omo-hioideo: vai do ombro ao osso hioide;
Omoplataː achatada e localizada no ombro - corresponde ao nome antigo da escápula, osso plano presente no ombro;
Ópticoː relativo ao olho, à visão;
Óstioː porta, entrada;
Paleocórtexː córtex (cerebral) antigo;
Parótidaː próxima ao ouvido;
Parvo(a)ː pequeno(a);
Pedículoː pequeno pé;
Pedúnculoː pequeno pé;
Pelveː bacia;
Pericárdio: ao redor do coração;
Perimétrioː ao redor do útero;
Perimísioː ao redor do músculo;
Períneoː ao redor do ânus;
Perineuroː ao redor do nervo;
Perônioː alfinete, assim como a palavra fíbula, que substitui perônio na atual terminologia anatômica;
Piloroː porteiro, guardião do portão;
Pleuraː membrana - originalmente queria dizer lado do corpo, costela e passou designar a membrana serosa aderida a essa região;
Pubianoː relativo à região púbica - parte inferior do hipogastro que se recobre de pelos a partir da puberdade;
Púbicoː relativo à região púbica - parte inferior do hipogastro que se recobre de pelos a partir da puberdade;
Púbisː osso da região púbica;
Pupilaː pequena menina - os objetos observados são refletidos ali em tamanho reduzido;
Quadrícepsː quatro cabeças (quatro ventres musculares);
Renalː relativo a rim;
Retinaː rede - em referência à rede de vasos sanguíneos que a irriga;
Safenaː a etimologia é incerta, de modo que uma das hipóteses propõe que safena quer dizer escondido, discreto - dado que, ao contrário das veias dos membros superiores (bastante evidentes), as veias safena magna e safena parva são menos evidentes na superfície corporal;
Seio: espaço vazio (como uma cavidade ou o espaço entre as mamas); 
Septoː cerca;
 Sinartrose: articulação com união;
Sindesmose: (ossos) juntos e atados entre si;
Sinoatrial: em íntima relação com o seio das veias cavas e o átrio direito;
Sinusal: relativo a um seio (como o das veias cavas);
 Subcutâneo: sob a pele;
 Subescapular: profundo à escápula;
Suprarrenalː localizada em cima do rim;
Tegmentoː teto;
Telencéfalo: extremidade do encéfalo;
Tíbiaː flauta;
Tibialː referente à tíbia;
Tímpanoː tamborim;
Tireoideː em forma de escudo;
Trícepsː três cabeças (três ventres musculares);
Trigêmeoː com três (divisões) semelhantes;
Trócleaː polia, roldana;
Troclearː relativo a polia - em referência à tróclea do oblíquo superior, estrutura cartilaginosa que age como roldana para o tendão desse músculo, inervado pelo nervo troclear;
Túnica: camada, revestimento;
Úmeroː literalmente, quer dizer ombro - o úmero é um osso longo que participa da articulação glenoumeral, presente no ombro;
Vaginaː bainha;
Vagoː errante, que vagueia - ao contrário dos demais nervos cranianos, seu território de inervação não se limita à cabeça e ao pescoço, mas a diversas vísceras das cavidades torácica e abdominal, como se ele perambulasse pelo corpo;
Varoː torto;
Ventralː relativo ao abdome - ou anterior, como ele;
Ventre: abdome;
Ventrículo: pequena barriga;
Vesículaː pequena bexiga;
Vestíbuloː entrada;
Vestibulococlearː com origem no vestíbulo do ouvido interno e na cóclea;
Vulvaː vemde volva, órgão sexual feminino, literalmente aquilo que envolve - vem do verbo volvere (dobrar, torcer, enrolar);
Zigomáticoː vem de zigo, que quer dizer jugo (peça do carro de boi utilizado para prender os bois entre si e à carroça, de modo a significar, por extensão, um par de bois ou, de maneira mais ampla, um par qualquer, uma união) - provavelmente, o nome se justifica pelo fato de que o osso zigomático se conecta ao osso temporal, via arco zigomático.

Biologia celular 

 Ásterː estrela;
Citoplasmaː o que molda a célula, a preenche;
Endossomoː corpo interno (à célula);
Flagelo: chicote, açoite;
Histonaː substância que forma teias - talvez por permitir que o material genético se condense;
Invaginaçãoː literalmente, bainha para dentro - é uma reentrância interna;
Microscópioː vê coisas pequenas;
Núcleoː miolo, centro;
Plasmaː aquilo que dá forma ou foi moldado;
Plasmalemaː membrana que envolve o citoplasma - membrana plasmática;
Porinaː substância (proteína) que se organiza de maneira a constituir poros;
Poroː orifício para a passagem (de substânciaas específicas);
Sinapseː conjunção, contato, união, vem de apertar junto;
Vesículaː pequena bexiga.

Bioquímica 

 Actinaː proteína raiada, filamentosa - em referência a seu polímero;
Alaninaː substância derivada de aldeído - esse aminoácido foi obtido, pela primeira vez, a partir de uma reação química que tinha um aldeído como reagente;
Albugínea: branca;
Albumina: substância (proteína) da clara de ovo);
Anabolismo: mudar para cima (sintetizar, tornar mais complexo);
Argininaː substância da prata - há referência à sua descoberta, na qual foi isolada com o uso de nitrato de prata;
Asparaginaː substância do aspargo - tal aminoácido é abundante no aspargo;
Aspartatoː sal derivado do ácido aspártico;
Aspárticoː ácido do aspargo - o nome se justifica porque é a base para a síntese de asparagina, outro aminoácido, abundante no aspargo;
Carotenoː composto presente na cenoura e que apresenta duplas ligações entre carbonos;
Carotenoideː semelhante ao caroteno;
 Catabolismo: mudar para baixo (decompor, tornar mais simples);
Cistinaː substância da bexiga - tal aminoácido foi descoberto em um cálculo de bexiga urinária;
Colágenoː produtor de cola;
Colesterolː álcool gorduroso presente na bile;
Desmina: proteína que permite a união - ancora os miofilamentos;
Desmossomo: corpúsculo de adesão, união, junção;
Eritroseː açúcar vermelho - em referência ao fato de que sua reação com álcalis gera um produto avermelhado;
Fenilaninaː alanina com radical fenil;
Glicinaː substância doce - em referência ao sabor que perceberam nesse aminoácido ao isolarem-no pela primeira vez;
Glicogênioː formador de glicose;

Glicose: monossacarídeo doce;
Glutamatoː sal formado pelo (amino)ácido glutâmico;
Glutâmicoː (amino)ácido presente no glúten;
Glutaminaː (aminoácido que) contém o grupo amino (na cadeia lateral) e está presente no glúten;
Glútenː cola;
Histidinaː substância similar às histonas - à época de sua descoberta, o precipitado que continha esse aminoácido possuía certas propriedades em comum com as histonas;
Insulinaː proteína produzida nas ilhotas pancreáticas;
Isoleucinaː isômero da leucina;
Leucinaː substância branca - foi descoberta em uma pasta esbranquiçada, extraída de glúten fermentado;
Lipaseː enzima que degrada lipídios;
Lipídioː classe das gorduras;
Lipóliseː decomposição, quebra de lipídios;
Lisinaː substância da quebra, da decomposição - aminoácido obtido por meio da decomposição térmica de proteínas;
 Metabolismo: processo de mudança;
Metioninaː substância que contém enxofre e foi descoberta a partir de fermentação;
 Miosina: substância química (neste caso, proteína) do músculo;
Opsinaː quer dizer, literalmente, substância presente nos olhos - é a proteína que compõe a rodopsina;
Pigmentoː aquele que pinta, que confere cor;
Pirrolː fogo, avermelhado;
Pirrolidinaː substância com grupo pirrol;
Prolinaː substância derivada da pirrolidina - na qual foi descoberto esse aminoácido;
Proteaseː enzima que degrada proteínas;
Proteínaː substância primordial, de primeira classe - em referência à impossibilidade da existência de vida, como conhecemos, sem proteínas;
Ptialinaː substância da saliva;
Queratinaː substância (proteína) que constitui os chifres e cornos;
Rodopsinaː literalmente, quer dizer substância rosada relacionada aos olhos - a rodopsina é um pigmento encontrado nos bastonetes da retina e essencial para a visão, cuja coloração se deve à presença do retinal, um carotenoide derivado da vitamina A;
Sericinaː substância da seda - é uma proteína nela encontrada;
Serinaː substância que compõe a sericina - a serina é um aminoácido descoberto na sericina, em seda;
Tirosinaː substância do queijo - esse aminoácido foi descoberto na caseína, proteína abundante no queijo;
Tripsinaː substância da fricção - tal enzima era obtida ao esfregar o pâncreas;
Treoninaː substância similar à treose;
Treoseː açúcar similar à eritrose;
Triptofanoː descoberto na tripsina, após uma reação colorida;
 Tropomiosina: variante de miosina (o primeiro autor a descrevê-la a comparou à miosina, outra proteína muscular);
Valéricoː ácido extraído da planta valeriana;
Valinaː substância derivada do ácido valérico;
Vitaminaː amina vital - as primeiras vitaminas descobertas possuíam a função amina;
Vitamina Kː vitamina envolvida no processo de coagulação (em alemão, koagulation).

Botânica 

 Alcachofra: espinhosa;
Alface: nome dado pelos árabes a uma erva supostamente medicinal;
Algodão: cotão;
Amendoimː planta enterrada - em referência ao desenvolvimento subterrâneo de seus frutos;
Angiosperma: semente protegida por um receptáculo, que é o fruto;
Aspargoː broto, talo de planta;
Briófitaː planta do grupo dos musgos;
Bulboː cebola;
Esporoː grão, semente - embora, em Botânica, esporo e semente sejam conceitos bastante distintos;
Macaxeiraː mandioca mansa;
Mandiocaː planta da casa, em referência à lenda da mandioca;
Megásporoː grande esporo (esporo feminino);
Micrósporoː pequeno esporo (esporo masculino);
Orquídeaː similar a um testículo - seus bulbos se assemelham a testículos;
Partenocárpico: fruto que se forma a partir de um (ovário) virgem - a flur não é fecundada, mas mesmo assim se desenvolve o fruto;
Pentâmera: cinco partes;
Pteridófitaː planta com plumas - em referência à aparência das folhas da samambaia;
Valerianaː vem do nome feminino Valéria.

Ecologia 

 Bentosː (que vive) no fundo do mar;
Forésiaː transporte;
Hematofagia: comer sangue;
Néctonː o que nada;
Parasita: come ao lado de, come à mesma mesa (os mesmos nutrientes);
Plânctonː errante, que se move sem rumo;
 Simbiose: viver junto;
Trofia: nutrição;
Trófico: relativo a nutrição;
Saprófafo: come o que é podre.

Educação física 

 Acrobataː aquele que caminha nas alturas;
Tetracampeão: quatro vezes vencedor;
 Triatlo: três competições;
 Triatleta: praticante de triatlo.

Embriologia 

 Acrossomoː corpúsculo localizado na extremidade (anterior) do espermatozoide;
Âmnioː literalmente, cordeiro, faz alusão à ideia de trazer um novo ser à vida - é a membrana que reveste o feto até o nascimento;
Arquênteroː intestino primitivo;
Atresiaː imperfurado, sem perfuração;
Blastoceleː vem de blastós (broto, rebento, germe) e cele (vazio, oco, cavidade) - significa cavidade primitiva, embrionária;
Blastocistoː formado por blastós (broto, rebento, germe) e cisto (bexiga, saco, bolsa cheia de líquido) - quer dizer bolsa primitiva, embrionária e preenchida por líquido;
Blastóporoː orifício embrionário - cuidado para não se confundir, pois ao contrário do que insinua o nome, não se trata de uma estrutura de blástula, mas da gástrula, de forma que há referência ao termo blastós com o sentido de broto, imaturo, embrião;
Blástulaː junção de blastós (broto, rebento, germe) ao sufixo -ulo, que estabelece o diminutivo - blástula tem o sentido de pequena estrutura primitiva, embrionária;
Celomaː vazio, espaço, cavidade;
Citotrofoblastoː células embrionárias (individualizadas) e responsáveis por nutrir (o embrião);
Córionː couro, membrana;
Embriãoː animal jovem;
Embriologiaː estudo do embrião;
Epiblastoː células embrionárias de cima;
Esperma: semente;
Esplâncnicoː relativo a víscera;
Esplancnopleuraː membrana visceral;
Estenoseː estreitamento;
Estomodeu: literalmente, quer dizer via da boca - é o primórdio da cavidade bucal;
Folículoː pequeno saco;
Gameta: noivo, esposa, marido;
Gástrulaː literalmente, pequeno estômago - em referência ao surgimento do intestino primitivo (arquêntero) nesse estágio de desenvolvimento;
Hipoblastoː células embrionárias de baixo;
Invaginaçãoː literalmente, bainha para dentro - é uma reentrância interna;
Metencéfaloː posterior no encéfalo, pois origina a ponte e o cerebelo, estruturas caudais em relação ao cérebro;
Mórulaː pequena amora;
Nêurulaː pequeno sistema nervoso - é na neurulação que se dá a origem de tal sistema;
Notocordaː cordão do dorso, dorsal;
Oligoidrâmnioː carência de líquido amniótico;
Pedículoː pequeno pé;
Pedúnculoː pequeno pé;
Placentaː achatada;
Polidrâmnioː excesso de líquido amniótico;
Prosencéfaloː anterior no encéfalo;
Seio: espaço vazio, cavidade; 
Sêmen: semente;
Septoː cerca;
Sinciotrofoblastoː células embrionárias fundidas e responsáveis por nutrir (o embrião);
Trofoblastoː células embrionárias que nutrem (o embrião);
Zigotoː (gametas) unidos.

Ficologia 

 Feofíceaː alga parda;
Ficologiaː estudo das algas;
Rodófitaː alga rosa.

Fisiologia 

 Adrenalinaː substância produzida (pela glândula localizada) em cima do rim;
Amácrinaː que não é grande, ou seja, que é pequena - em referência aos diminutivos axônios dessa célula, inclusive inicialmente considerados inexistentes, pois seu pequeno porte não permitia observá-los;
Autócrinoː secreta para si;
Colecistocininaː mobiliza a vesícula biliar;
Diástoleː separar, dilatar, expandir;
Endócrinoː secreta no interior (da corrente sanguínea);
Eritropoetinaː substância (hormônio) que estimula a eritropoeiese;
Eritropoetinaː substância (hormônio) que estimula a eritropoeiese;
Estrogênioː gerador do cio - pois se relaciona a ela em algumas espécies;
Fisiologiaː estudo da natureza, com o sentido de estudo do funcionamento normal dos seres vivos;
Hematopoeseː renovação, criação de células sanguíneas;
Hemostasiaː interrupção do fluxo de sangue, coagulação;
Hormônioː o que põe em movimento - os hormônios costumam mobilizar seus alvos a executar dada função;
Midríaseː processo relacionado ao escuro (a dilatação da pupila, que se dá em ambiente mal iluminado);
Mioseː ato de fechar;
Miotáticoː relativo ao estiramento do (tendão do) músculo;
Oncóticaː que provoca inchaço;
Perfusãoː passagem através de;
Progesteronaː hormônio favorável à gestação;
Quimoː suco;
Secreçãoː ato de pôr à parte, separar - a célula retira de si a substância secretada;
Sensaçãoː embora seja equivalente, em termos etimológicos à palavra percepção, tem um significado distinto desta na Fisiologia;
Sensorialː relativo à percepção, sensação;
Sístoleː apertar junto, contrair.

Genética 

 Aleloː literalmente, quer dizer mútuo, recíproco - é o termo usado atualmente para se referir a uma das formas alternativas de um gene;
Telômero: parte distante.

Histologia 

 Adventícia: quer dizer estranho, estrangeiro, externo (à artéria, por exemplo) - vem do verbo advenire, sendo que venire quer dizer vir e ad- quer dizer junto, portanto advenire é vir (de fora) para junto de;
Aferenteː aquele que traz;
Apócrinoː secreção que separa, põe à parte (uma porção do citoplasma);
Astrócitoː célula com forma de estrela;
Atrofia:embora utilizado com o sentido de sem crescimento, literalmente quer dizer sem nutrição;
 Condroblasto: célula imatura da cartilagem, sendo que o significado original de blasto  é germe;
 Condrócito: célula da cartilagem;
Córneaː camada da epiderme em que há queratinócitos mortos e totalmente queratinizados - sendo que as palavras córnea, queratinócito, queratina e queratinizado provêm todas do termo grego que se refere a chifre ou corno, dado que estes são constituídos por queratina;
Dermeː originalmente, quer dizer pele - é a parte da pele constituída de tecido conjuntivo;
Diapedeseː pular através (da parede dos capilares);
Endócrinoː secreta no interior (da corrente sanguínea);
Epiderme: superfície da pele;
Epitélio: superfície do mamilo;
 Eritrócito: célula veremelha;
Folículoː pequeno saco;
 Hemácia: célula do sangue;
Heparinaː literalmente, substância do fígado - o nome se justifica por ter sido extraída originalmente do fígado;
Hepatócitoː célula do fígado;
Hipertrofia: embora seja usado com o sentido de muito crescimento, quer dizer literalmente excesso de nutrição;
 Hipotrofia: apesar de ser usado com o significado de pouco crescimento, quer dizer literalmente pouca nutrição;
Histologiaː estudo dos tecidos;
Linha H: do alemão Heller (mais clara) - a linha H é uma região esbranquiçada do sarcômero;
Linha M: do alemão Mittelscheibe (disco do meio) - a linha M equivale a um disco localizado na linha média do sarcômero;
Linha Z: do alemão Zwischenscheibe (disco entreposto) - a linha Z corresponde ao disco que se interpõe entre um sarcômero e outro;
 Mioblasto: célula imatura do músculo, embora mio tivesse o sentido original de camundongo e blasto, de germe;
Néfronː literalmente, quer dizer rim - na Histologia, é o nome dado à unidade funcional do rim;
Invaginaçãoː literalmente, bainha para dentro - é uma reentrância interna;
 Miócito: célula muscular;
Oligodendrócitoː célula com poucas ramificações;
Pedículoː pequeno pé;
Pedúnculoː pequeno pé;
Plaquetaː pequena placa;
Queratinócitoː célula especializada na produção de queratina - sendo que as palavras queratinócito e queratina provêm do termo grego que se refere a chifre ou corno, dado que estes são constituídos por queratina;
Sarcolemaː membrana plasmática da célula muscular;
Sarcômeroː parte, unidade do músculo;
Septoː cerca, limite entre dois ambientes;
Sinusoide: (capilar sanguíneo) curvado, dobrado;
Túbulos T: é a abreviação de túbulos transversos, dado que se dispõem no sentido transversal da fibra muscular;
Túnica: camada, revestimento.

Imunologia 

 Aloantígenoː antígeno de outro (indivíduo);
Anticorpoː contra corpos (estranhos);
Antígenoː anti-, neste caso, é uma abreviação de anticorpo (logo, antígeno quer dizer gerador de anticorpos) - no entanto, é sabido atualmente que nem todo antígeno gera resposta imune, sendo denominados imunógenos quando o fazem;
Autoantígenoː antígeno do próprio (corpo);
Citocinaː aquilo que mobiliza a célula;
Eosinófiloː afim da eosina;
Haptenoː aquele que toca, que se une;
Imuneː livre, protegido;
Imunologiaː estudo do sistema imune;
Leucócito: célula branca;
Macrófago: grande comedor;
Opsonizaçãoː literalmente, preparar a comida - é um fenômeno que prepara a fagocitose do antígeno.

Medicina 

 Abscessoː saída, esvaziamento - na época de vigência da Teoria dos Humores, havia a crença de que os humores em desequilíbrio saíam junto ao pus;
Abstinência: manter afastado;
Acondroplasia: privação de cartilagem durante a formação, o desenvolvimento;
Aferirː avaliar por meio de comparação;
Alodiniaː dor por outro (estímulo, um que não seja doloroso em condições fisiológicas);
Alopatiaː literalmente, quer dizer diferente da doença - o mecanismo terapêutico é oposto ao da doença;
Amnésiaː ausência, diminuição, perda de memória;
 Anemia: carência de sangue;
Artrose: doença degenerativa que acomete articulações;
Auscultarː ouvir, escutar;
Benoterapiaː curar com o caminhar;
Cataporaː fogo que surge, salta;
Celiotomiaː sinônimo de laparotomia - incisão do abdome;
Ceratiteː inflamação da córnea;
Ceratoconeː córnea em formato cônico - sendo que tanto cerato quanto córnea se originaram do vocábulo keras, termo grego que quer dizer chifre ou corno, estruturas que, assim como a córnea, são rígidas, daí a fundamentação dos conceitos;
Cirroseː literalmente, quer dizer adquirir coloração amarelo-acastanhado, devido ao fato de que o fígado apresenta tal aspecto no quadro de cirrose;
Cistoː originalmente, quer dizer cesta, bexiga, saco - biologicamente, tem o sentido de cavidade cheia de líquido;
Colecistectomiaː retirada da vesícula biliar;
Comorbidadeː coincidência de doenças, uma doença que anda junto (a outra);
Criptorquidiaː testículos ocultos;
Diarreiaː literalmente, quer dizer fluxo através;
Diáteseː predisposição;
Disfagiaː dificuldade para comer;
Dispareuniaː dificuldade ̈(dor) no ato sexual;
 Dispneia: respirar mal;
Êmeseː vômito;
Enemaː lançar para dentro (do intestino);
Episiotomiaː corte da região púbica;
Epistaxeː pingar de cima, gotejar;
Eritemaː rubor, vermelhidão;
Esfigmomanômetroː literalmente, quer dizer medidor da pressão gerada pela pulsação cardíaca - embora meça não apenas essa pressão arterial sistólica, mas também a diastólica;
Espéculoː (utensílio que se usa para) ver, olhar;
Esplenectomiaː retirada do baço;
Estancarː interromper o fluxo de uma corrente, geralmente a sanguínea;
Esteatorreiaː fluxo (de fezes) com gordura;
Estetoscópioː aquele que serve para "observar", avaliar o tórax;
Eutanásia: boa morte;
Gastriteː inflamação (da mucosa) do estômago;
Gastroenterologiaː estudo do estômago e do intestino;
Gavagemː vem de gave (garganta, no francês antigo) - quer dizer alimentação forçada;
Gêmeoː duplo, semelhante;
Geriatriaː cuidado do idoso;
Ginecologiaː estudo do sexo feminino;
Ginecomastiaː mama de aspecto feminino (em indivíduos do sexo masculino);
Hematemeseː vômito com sangue;
Hematócritoː separar as hemácias (para contagem);
 Hematologia: estudo do sangue;
Hematoqueziaː evacuar sangue;
Hematúriaː sangue na urina;
Hemocentro: local onde se concentram serviços relacionados ao sangue;
Hemoptiseː cuspir, tossir sangue;
Hemorroidaː derramamento de sangue;
Hepatiteː inflamação do fígado;
Hipocondria: condição que acometeria o hipocôndrio, em referência à região, relacionada às cartilagens costais, na qual se localizam órgãos a que se atribuiam os problemas caracterizadores da hipocondria;
 Hipocondríaco: portador da hipocondria;
 Hipertensão: tensão (pressão) elevada;
 Hipotensão: tensão (pressão) baixa;
Iatrogeniaː geração (de um problema de saúde) por aquele que cuida;
Icteríciaː amarelo, amarelado;
Idiopáticoː doença própria do indivíduo, como se fosse espontânea, sem razão aparente;
Incisãoː cortar para dentro;
Laparoscopiaː ver o abdome (por dentro);
Laparotomiaː incisão no abdome;
Latíssimo do dorsoː extenso (músculo) das costas;
Linfomaː tumor do sistema linfático;
Manômetroː medidor da pressão de gases ou vapores;
Mastectomiaː retirada da mama;
Mastiteː inflamação da mama;
Micoseː doença causada por fungo;
Mielomaː tumor da medula óssea;
Miopiaː olho fechado - é comum que míopes fechem um pouco os olhos (os deixem semicerrados) para tentar ver objetos distantes;
Mórbidoː doentio, relativo a doenças;
Necropsiaː olhar (avaliar) o cadáver;
Necrotérioː local onde estão os mortos;
Nefrologiaː estudo do rim;
 Neurologiaː estudo do sistema nervo;
Nóduloː pequeno nó;
Óbitoː ato daquele que se foi;
Odinofagiaː literalmente, dor ao comer - quer dizer deglutição dolorosa;
Oligúriaː pouca urina;
Ortostáticoː em posição reta - levantado, em pé;
Otiteː inflamação do ouvido;
Paquímetroː medidor de espessura;
Pediatriaː cuidado da criança;
Polidipsia: muita sede;
Presbiopiaː olho velho;
Ptoseː queda;
Pubarcaː início da puberdade;
Puberdadeː início da juventude, período em que começa o crescimento de pelos corporais como os pubianos;
Pubianoː relativo à região púbica - parte inferior do hipogastro que se recobre de pelos a partir da puberdade;
Púbicoː relativo à região púbica - parte inferior do hipogastro que se recobre de pelos a partir da puberdade;
Riniteː inflamação do nariz;
Rinorreiaː fluxo através do nariz;
Rubéolaː vermelhidão;
Sequelaː aquilo que se segue após um evento (a  doença), consequência, resultado;
Sinusite: inflamação de um seio (paranasal);
Talassemiaː (doença) sanguínea (relacionada ao) mar - habitantes de regiões banhadas pelo Mar Mediterrâneo eram geneticamente mais propensos ao desenvolvimento da doença;
Terapiaː ato de curar, reestabelecer;
Triagemː separação;
Tricofagia: comer cabelo;
Varíolaː várias (manchas, feridas).

Micologia 

 Basidiomicetoː fungo com pedestal;
Esporoː grão, semente;
Hifaː teia;
Zigóforoː portador da união, responsável pela união - em referência à forma como se dá a reprodução sexuada dos zigomicetos, marcada pela fusão de hifas especializadas, os zigóforos.
Zigomicetoː fungo da união - em referência à forma como se dá sua reprodução sexuada, marcada pela fusão de hifas especializadas, os zigóforos.

Microbiologia 

 Ácido lipoteicoicoː ácido teicoico ligado a lipídeo de membrana;
Ácido teicoicoː ácido da parede (celular);
Antibiótico: aquilo que se opõe à vida;
Baciloː bastão;
Bactériaː pequeno bastão - em referência ao aspecto das primeiras bactérias descritas;
Burkholderia cepaciaː o gênero homenageia W. Burkholder, o primeiro pesquisador a descrevê-la, ao passo que o epíteto específico se refere ao fato de que tal bactéria gera a putrefação do bulbo de cebolas.
Cocoː grão;
Dinoflagelado: tem um flagelo terrível;
Diplococoː grão duplo;
Escherichia coliː o gênero homenageia o médico que a descobriu, Theodor Escherich, ao passo que o epíteto específico faz referência ao fato de que tal microrganismo compõe a microbiota intestinal;
Espiriloː dobrado;
Espiroquetaː que tem dobras semelhantes às do cabelo;
Esporoː semente;
Estafilococoː grãos agrupados em cacho;
Estreptococoː grãos em arranjo retorcido;
Fímbriaː extremidade, franja, borda;
Fômiteː lenha (aquilo que "alimenta" a enfermidade, tal qual a lenha alimenta o fogo);
Moneraː solitário - devido a sua reprodução assexuada;
Porinaː substância (proteína) que se organiza de maneira a constituir poros;
Poroː orifício para a passagem (de substânciaas específicas);
Protistaː literalmente, quer dizer primeiríssimo, isto é, primitivo, primoridal - são seres simples em comparação a plantas e animais;
Sarcinaː aglomerado;
Streptococus pyogenesː o gênero indica a morfologia do tipo coco (formato de grão), bem como arranjo em série e retorcido (streptos = dobrado, retorcido), ao passo que o epíteto específico faz alusão à presença de pus durante a infecção por este patógeno (pyos = pus, genes = gerador);
Ubíquoː presente em toda a parte;
Vibriãoː aquele que se sacode.

Neurociência 

 Axônioː eixo;
 Dendritoː árvore;
Mielinaː miolo;
 Neurônioː vem de neuron, que quer dizer nervo;
 Sinapseː conjunção, contato, união, vem de apertar junto;
 Telodendroː árvore distante - o telodendro é uma ramificação presente na porção terminal do axônio;

Neurologia 

 Bastoneteː pequeno bastão.

Nutrição 

 Eutróficoː em bom estado de nutrição.

Ornitologia 

 Albatroz: aquele que mergulha;
Ornitologiaː estudo das aves.

Paleontologia 

 Australopitecoː primata do sul - os primeiros fósseis do gênero Australopithecus foram descobertos no sul da África;
Dilophosaurusː dinossauro com duas cristas;
Dinossauro: lagarto terrível;
Espinossauroː dinossauro com espinhos;
Estegossauroː dinossauro telhado, pois acredita-se que as placas em seu dorso se arranjavam como as telhas de um telhado;
Megatério: besta gigante;
Pachycephalosaurusː dinossauro de cabeça espessa;
Paleontologiaː estudo dos seres antigos;
Parasaurolophusː próximo ao Saurolophus, parente dele;
Pterodáctiloː asa com dedos;
Pterossauroː lagarto com asas;
Saurolophusː dinossauro com crista;
Sauropsidaː face de lagarto;
Synapsidaː arcos fundidos - primeiro grupo de répteis a apresentar uma única abertura craniana;
 Terópode: pé de predador - o nome se deve ao fato de que as pegadas fossilizadas lembravam as de mamíferos predadores;
Triceratopsː três chifres na face.

Parasitologia 

 Acanthamoebaː ameba com espinhos;
Agente etiológicoː causador (da doença);
Amastigotaː sem flagelo;
Amebaː aquela que se transforma - alusão às modificações constantes da membrana para constituir pseudópodes;
Ancylostomaː boca curvada;
Ascaris lumbricoidesː o gênero faz referência ao termo em latim que corresponde à palavra verme intestinal (ascaris), enquanto o epíteto específico remonta ao termo "lombriga";
Cercáriaː cauda, por se assemelhar à cauda de um animal;
Cestodaː cinto, cinturão - em referência ao formato alongado de tais vermes;
Cisticercoː cisto que dá origem à cercária;
Cistoː originalmente, quer dizer cesta, bexiga, saco - em Parasitologia, é uma cápsula arredondada, que abriga o parasito e é resistente às agressões do meio;
Diapedeseː pular através (da parede dos capilares);
Entamoeba hystolyticaː o gênero se refere às modificações da membrana plasmática sofridas na formação de pseudópodes (en = em, amoibe = transformação), o epíteto específico alude aos danos teciduais provocados pelo parasito no intestino (hystos = tecido, lysis = afrouxamento, quebra, destruição);
Epimastigotaː tem flagelo e apresenta cinetoplasto à frente do núcleo;
Esporozoítoː forma evolutiva de protozoário, originada pela esporulação da célula-ovo;
Esquizonteː aquele que realiza divisão, que se divide;
Fasciola hepaticaː parece uma pequena faixa e se encontra no fígado do hospedeiro;
Flebotomíneo: aquele que perfura a veia (o inseto perfura a microcirculação para se alimentar de sangue do hospedeiro);
Flebotrombose: trombose que acomete uma veia;
Giardia lambliaː o gênero homenageia Alfred Giard e o epíteto específico, Vilém Lambl - ambos contribuíram com descrições a respeito do parasito;
Ginecóforoː portador, alojador da fêmea;
Helmintoː verme - originalmente significava minhoca;
Hipnozoítoː forma dormente de protozoários, instalada no fígado;
Lombrigaː verme;
Mastigóforoː portador de flagelo;
Merozoítoː forma evolutiva do protozoário causador da malária, que se forma após a divisão do esquizonte em diversos fragmentos;
Naegleria fowleriː seu nome científico homenageia Karl Naegler e Thomas Fowler;
 Oxiúroː cauda afilada;
Parasitóforo: portador do parasito;
Platelmintoː verme achatado;
Protozoárioː primitivo em relação aos animais;
Schistosomaː corpo dividido, fendido - em referência à fenda apresentada pelo macho, denominada ginecóforo, onde se aloja a fêmea;
Strongyloides stercoralisː o gênero quer dizer "similar ao Strongylus" e o epíteto específico, "encontrada no estrume, nas fezes";
Strongyulusː redondo, arredondado - em referência, talvez, ao formato de sua boca;
Telangectasia: dilatação da porção terminal de vasos;
Têniaː fita, tira;
Trematodaː perfurado - em alusão ao tegumento de tais vermes;
Triatomaː (antena) constituída por três segmentos;
Trichomonas vaginalisː se constitui por apenas uma célula (mono = uma), é dotado de flagelos em forma de pelos (trichos = pelo) e habita o trato vaginal (vaginalis);
Tromboflebite: trombose venosa;
Trypanossoma cruziː o gênero quer dizer "aquele que fura o corpo", ao passo que o epítet específico homenageia Oswaldo Cruz;
Tripomastigotaː tem flagelo e perfura.

Patologia 

 Acantoseː processo patológico de proliferação excessiva da camada espinhosa da pele;
Agudoː curto, estreito, súbito, breve;
Anasarcaː ao longo de todo o corpo (refere-se ao edema generalizado);
Aneurismaː dilatação (anormal de um vaso sanguíneo);
Asciteː (inchaço em forma de) bolsa;
Bronquiectasia: dilatação de brônquio;
Congênitoː nato, de nascença;
Congestãoː acúmulo (de sangue venoso no interior do leito vascular);
Crônicoː que segue o transcorrer do tempo, é prolongado;
Edemaː inchaço;
Equimoseː extravasamento de líquido;
Esteatoseː acúmulo de gordura;
Etiologiaː literalmente, estudo da causa - termo usado como sinônimo de causa da patologia;
Friável: vulnerável ao despedaçamento, que se esfacela com facilidade;
Hemossiderinaː ferro (obtido via degradação) das hemácias;
Hiperemiaː aumento do (fluxo de) sangue;
Infartoː literalmente, quer dizer colocar em, encher - por extensão, faz referência ao preenchimento da luz de uma artéria por algo que comprometa o fluxo sanguíneo, gerando obstrução que leva à necrose do tecido;
Isquemiaː suprimir de sangue - impedir o aporte sanguíneo;
Patologiaː estudo das doenças;
Trombo:  no grego antigo, era a palavra utilizada para se referir a coágulos - no entanto, este termo foi apropriado pela terminologia científica para simbolizar um novo conceito, distinto, de modo que, cientificamente, um trombo é friável, opaco, aderido à parede do vaso e interno a ele, ao contrário do coágulo;
Trombose: formação de trombo.

Psiquiatria 

 Esquizofreniaː partição da mente - o termo foi criado pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler para descrever um cisma entre pensamento, emoção e comportamento.

Semiologia médica

 Anamneseː memória pregressa.

Teratologia 

 Meningomieloceleː protrusão das meninges espinais e da medula espinal;
Onfaloceleː protrusão do umbigo;
Sindactiliaː dedos fundidos.

Virologia 

 Herpesː aquilo que se alastra, possivelmente devido à alta transmissibilidade da doença;
 Zósterː cinturão.

Zoologia 

 Anfíbio: modo de vida duplo;
 Artrópode: pés articulados;
Benodáctiloː benos quer dizer caminhar e dáctilo, dedo - significa animal que caminha sobre os dedos;
Bothropsː fossa na face - em referência à fosseta loreal;
Cestodaː cinto, cinturão - em referência ao formato alongado de tais vermes;Condrictes: peixe cartilaginoso;
Dendróbataː aquilo que caminha nas árvores;
Dromedárioː destinado à corrida (camelo corredor);
Esquizocélicoː literalmente, que tem ventre formado por um rasgo, uma divisão - há alusão ao fato de que o animal esquizocélico, por definição, tem como origem de seu celoma a divisão do mesoderma;
 Hexápode: seis pés, literalmente, ou seis patas, usualmente;
Jaguatiricaː onça que recua;
 Metameria: segmentos em sequência, literalmente corresponde a segmentos ao longo de;
 Metamorfose: mudança de forma;
Ornitorrincoː com bico de ave;
Ósculoː pequena boca, boquinha;
Panthera leoː o gênero quer dizer "grande felino", o epíteto específico corresponde a "leão" em latim;
Paquidermeː aquele com pele espessa;
Partenogêneseː virgem forma um novo indivíduo;
Pirarucuː peixe vermelho;
Pupaː menina;
Quirópteroː mão alada;
Rinoceronteː chifre no nariz;
Tegmentoː revestimento;
Tetrápode: com quatro pés;
Tilápiaː peixe;
Trematodaː perfurado - em alusão ao tegumento de tais vermes;
Turbellariaː agitação - em referência à vibração da água durante sua locomoção.

Terminologias das Ciências Exatas

Artitmética 

 Algarismoː quer dizer nascido em Khwarizm, cidade localizada no atual Uzbequistão, mas que pertencia ao Império Persa na época em que nela nasceu Abu Jaafar Mohammed ibn Musa - importante matemático e astrônomo, graças ao qual diversos conceitos matemáticos foram transmitidos do Oriente para o Ocidente (algarismo, algoritmo).

Álgebra 

 Álgebraː inicialmente referia-se a devolver ossos quebrados ou deslocados a seus devidos lugares - ao se valer de uma  metáfora, o matemático árabe al-Juarismi utilizou o termo para denominar certas técnicas de cálculo matemático, que usamos hoje com o nome de álgebra;
Binômio: dois termos;
 Extrair: trazer para fora, tirar;
Monômio: um termo;
 Polinômio: múltiplos termos.

Astronomia 

 Astroː estrela;
Astronomiaː sistema dos astros;
Eclipse: abandonar, sumir.

Ciência da computação 

 Bit: sigla para Binary Digit (dígito binário) - é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida;
 Byte: oito bits;
Hardwareː bem material que é duro, palpável - a parte física da máquina;
Malwareː programa de computador (software) malicioso, a exemplo de um vírus de computador;
 Megabyte: um milhão de bytes;
Ransomwareː tipo de programa malicioso de computador (malware), caracterizado pelo bloqueio do acesso aos dados armazenados na máquina invadida, seguido pelo pedido de resgate em troca do desbloqueio;
Softwareː oposto de hardware - sistema de computador, parte não palpável da máquina, virtual.

Eletrônica 

 Transponderː aglutinação de transmitter (transmissor) e responder (respondente) - o aparelho capta, amplifica e retransmite um sinal.

Física 

 Fótonː partícula da luz.

Geometria 

 Agudoː curto, pontiagudo;
Decágono: dez ângulos;
 Elipse: imperfeita, enquanto a circunferência seria perfeitamente redonda;
 Eneágono: nove ângulos;
 Hemisfério: meia esfera;
 Heptágono: sete ângulos;
 Hexágono: seis ângulos;
 Octaedro: oito faces;
 Octógono: oito ângulos;
 Paralelo: um do lado do outro;
 Pentágono: cinco ângulos;
Perímetroː medida do entorno;
 Poliedro: múltiplas faces;
 Polígono: múltiplos ângulos;
 Tetraedro: quatro faces.

Meteorologia 

 Eclipse: abandono, desaparecimento;
Estratosfera: esfera da camada, em referência à camada de ozônio, nela localizada;
 Exosfera: esfera de fora, o que se justifica pelo fato de ser a camada mais externa da atomosfera;
Ionosfera: esfera dos íons, uma vez que a ionosfera é repleta de elétrons e átomos ionizados pela radiação solar;
 Mesosfera: esfera do meio, pois é a terceira das seis camadas da atmosfera;
Termosfera: esfera quente, é a camada da atmosfera com temperaturas que podem chegar a 2.500° C;
 Troposfera: esfera da mudança, porque a maior parte das mudanças em nossas atmosfera acontecem nela.

Metrologia 

 Metroː medida;
 Metrologiaː estudo das medidas;
Micrômetroː um milionésimo de metro (10-6 m).

Química 

 Acetatoː radical derivado do ácido acético;
Acéticoː ácido presente no vinagre;
Acetilː grupo cetona que deriva do ácido acético;
Adsorção: engolir, sugar para dentro;
Álcali: cinzas de barrilha;
Alcalino: relativo aos álcalis;
Álcool: originalmente, referia-se a um composto extraído via destilação e destinado à maquiagem;
Aldeídoː do latim científico alcohol dehydrogenatum, que quer dizer álcool desidrogenado;
Alótropo: outra maneira;
Aminoː grupo químico relacionado às aminas;
Amôniaː substância que vem do amoníaco;
Amoníacoː sal do deus Ammon;
Amônioː íon derivado da amônia;
Ânionː vai para cima, sobe - com base no sentido estabelecido convensionalmente para a corrente elétrica; 
 Átomo: indivisível;
Carbonoː carvão - é o principal elemento encontrado no carvão;
Cátionː vai para baixo, desce - com base no sentido estabelecido convensionalmente para a corrente elétrica;
Extrair: trazer para fora, tirar;
Fenil(a)ː radical correspondente ao benzeno;
Fenolː substância que contém hidroxila e é brilhante - foi descoberto no gás de iluminação;
Ferroː firme, rígido;
Fósforoː portador da luz;
Hélioː sol - participa da composição do Sol e, a propósito, foi descoberto no espectro da luz solar;
Hidrogênioː formador de água - elemento que, ao reagir com o oxigênio, produz água;
Íon: aquele que vai, pois os íons estão sempre agitados, como se estivessem indo a algum lugar, devido ao movimento browniano;
Isômeroː (aquele que compartilha) partes iguais;
Liofilizarː tornar afim da separação, da libertação (de moléculas de água);
Magnésioː proveniente da Magnésia, onde foi descoberto;
Manganêsː vem de magnesia nigra - elemento que, assim como o magnésio, foi descoberto na Magnésia;
Mercúrioː escorre rapidamente, assim como o deus Mercúrio, da mitologia romana, é veloz;
 Monômero: uma parte;
Nitrogênioː formador de salitre;
Óxidoː contém oxigênio;
Oxigênioː formador de ácidos;
Peróxidoː oxidado por completo;
 Polímero: com muitas partes.

Terminologias das Ciências Humanas

Arte 

 Abstrato: puxar para fora (afastar-se das figuras, por exemplo);
Hipogeuː subterrâneo;
Sarcófagoː comedor de carne - em referência ao processo de decomposição;

Ciência da Religião 

 Ateu: sem deus.

Ciência militar 

 Alferes: cavaleiro.

Ciência política 

 Abdicar: plocamar afastamento;
Autonomiaː lei própria.

Direito 

 Advogado: chamado para junto de si, pois sua presença é solicitada pelo seu cliente quando ele precisa de ajuda;
Doloː fraude, armadilha, mal intencional;
Estelionatoː assim como o camaleão (stellio) se camufla ao se passar por algo que não é, o estelionato (stellionatus) consiste em fazer que uma vantagem para si se passe por algo benéfico à vítima;
Feminícidoː ato de matar uma mulher;
Genocídioː extermínio de uma etnia;
Homicídioː ato de matar um ser humano;
Latrocínioː a rigor, é dar voz de assalto (cantar o roubo, literalmente), embora seja usado com sentido de roubo seguido de assassinato;
Nepotismo: contratação ou favorecimento de parentes;
Parricídioː literalmente, é o ato de matar o próprio pai, porém se estende ao assassinato de qualquer ascendente;
Prevaricaçãoː ato de andar mal, sar da linha;
Usucapiãoː tomar pelo uso.

Estilística 

 Elipse: imperfeita, enquanto a circunferência seria perfeitamente redonda;
Paródia: canção ou poema burlesco, do grego parodía, que vem da palavra aoidé, acrescida ao prefixo para (ao lado);
 Paradoxo: opiniões contrárias.

Fonética e Fonologia 

 Dígrafo: dois escritos, literalmente, mas duas letras, usualmente.

Geografia 

 Extrair: trazer para fora, tirar;
Geologiaː estudo da terra - sua crosta e formação;
Penínsulaː quase ilha;
Tropical: relativo aos trópicos, é um clima encontrado na região delimitada por eles;
 Trópico: relativo a uma volta, o que faz sentido, dado que é uma linha imaginária que dá volta completa no planeta, paralelamente à Linha do Equador.

História 

 Acrópoleː cidade alta;
Alforria: homem livre, liberdade;
Apoteose: endeusamento, deificação;
Hidromelː (produzido a partir de) mistura de mel e água;
Quilombo: abrigo guerreiro na floresta;
Senzala: morada, casa.

Linguística 

 Ambíguo: duvidoso, literalmente quer dizer aquilo que leva a dois caminhos;
Morfologia: estudo da forma;
 Verbo: palavra.

Literatura 

 Poesiaː criação, fruto da criatividade.

Lógica 

 Axiomaː pressuposto aceito, considerado válido.

Toponímia 

 Argentinaː terra da prata;
Piraporaː salto do peixe.

Sexologia 

 Bissexual: literalmente, quer dizer dois sexos, o que é coerente com o fato de que pessoas bissexuais, por definição, sentem atração por indivíduos de ambos os sexos;
 Sexo: do latim, sexus, quer dizer estado de macho ou fêmea, relacionando-se ao verbo secare (dividir), pois a categoria sexo divide a espécie humana em duas partes.

Sociologia 

 Bigamia: dois casamentos;
Matriarcadoː poder feminino;
 Monogamia: um casamento;
Patriarcadoː poder masculino;
 Poligamia: vários casamentos;
 Tradição: passar adiante.

Apêndice

Cristianismo 

 Arquidiocese: grande jurisdição de um bispo, sendo que diocese significava, originalmente, jurisdição de um governador;
Apócrifoː posto à parte e escondido - desaprovado para leitura pública, secreto;
 Apóstolo: enviado para longe;
 Bispo: vem do latim episcopus, derivado do grego episkopos, que quer dizer aquele o qual olha de cima (supervisor);
Caridadeː vem do latim caritas (sentimento de amor, afeto), que por sua vez deriva do grego kháris (graça, favor);
Carismaː graça;
 Catedral: assento abaixo, no sentido de sentar sobre algo;
 Diabo: acusador, causador de intriga - vem do latim diabolus, que por sua vez deriva do grego diaballein (atacar, acusar injustamente), uma palavra formada pelo verbo ballein (lançar) e pelo prefixo dia- (através);
Escapulário: armadura, proteção, também faz alusão a ombro;
Eucaristiaː ação de gaças, gratidão, agradecimento;
Evangelho: boa notícia;
 Êxodo: caminho de saída;
Fradeː irmão;
Fraternidadeː relação de irmãos;
Freiː irmão;
Freiraː irmã;
Gênesisː criação, começo de tudo;
Genuflexórioː (local onde) se dobram os joelhos;
Hóstiaː vítima, aquilo que se oferece em sacrifício;
Madreː mãe;
Padreː pai;
Papaː papai;
Presbitérioː local onde ficam os presbíteros;
Presbíteroː velho, ancião - e, portanto, respeitável na Igreja;
Sínodoː juntos no caminho.

Culinária 

 Fubáː farinha, fécula;
 Moquecaː caldeirada de peixe;
Paçocaː esmagada com as mãos;
 Pipocaː (alimento) cuja pele estoura;
Urucumː vermelho.

Islamismo 

 Ahmedː louvado, estimado.
Alcorão: recitação;
 Corão: recitação;
Hamedː louvado, estimado.
Hamidː louvado, estimado.
 Islã: submissão (a Alá);
 Islamismo: religião baseada no islã;
Mahmudː louvado, estimado.
Maoméː louvado, estimado.
Mohammedː louvado, estimado.

Mitologia grega 

 Ciclopeː olho redondo;
Esfingeː aquela que põe em apertos, em apuros (há referência aos enigmas que a esfinge propunha aos viajantes que chegavam a Tebas, cuja não resolução implicaria que fossem devorados por ela).

Mitologia romana 

 Mercúrioː protetor dos comerciantes.

Moda 

 Alfaiate: aquele que costura;
 Algodão: cotão.

Outros 

 Alfabeto: vem das duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta;
 Ambidrestro: hábil com as duas mãos;
Ampulhetaː pequena ampola - a ampulheta é constituída por duas ampolas cheias de areia e conectadas entre si;
Analfabeto: privado das letras (vem de alfa e beta,duas primeiras letras do alfabeto grego);
Asteriscoː pequena estrela;
 Biologia: estudo da vida;
 Emblema: colocado como adorno, literalmente quer dizer lançada dentro ou lançado sobre;
 Epígrafe: escrito em cima;
Destreza: habilidade com a mão direita, originalmente, e habilidade em geral, atualmente;
 Destro: hábil com a mão direita;
Etimologia: estudo do real (significado);
 Euforia: do grego euphoria (capacidade de aguentar facilmente), que vem de euphoros (portador do bem);
 Glossário: coleção de glosas (anotações num texto para explicar certa passagem ou palavra), sendo que glosa vem do grego glossa (que quer dizer linguagem, palavra obscura ou obsoleta), um termo que, literalmente, significa língua;
Lofoscopiaː literalmente, olhar as cristas - estudo dos relevos da pele;
Projetoː lançado à frente;
Semáforoː vem do francês sémaphore, que por sua vez agrupa os termos gregos sema (sinal) e phoros (portador) - portador do sinal;
Showroomː exposição de um ambiente;
Sobpor: por embaixo de;
 Transbordar: passar das bordas;
 Traspassar: passar através de;
 Tresmalhar: dispersar-se, literalmente quer dizer através das malhas (perder ou tirar as malhas);
 Ultrapassar: passar além de;
Vestibularː que permite a entrada.

Referências 

Língua portuguesa
Etimologia
Linguística